|-
|(26001)||2001 FX98|| align=right|13,8|| align=right|2,628|| align=right|0,223|| align=right|15,82|| align=right|4,260||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26002)||2001 FL103|| align=right|14,8|| align=right|2,542|| align=right|0,166|| align=right|1,84|| align=right|4,051||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26003)||2001 FD104|| align=right|14,8|| align=right|2,930|| align=right|0,050|| align=right|2,31|| align=right|5,016||MBA||18. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26004)||2001 FL108|| align=right|15,8|| align=right|2,375|| align=right|0,198|| align=right|1,71|| align=right|3,659||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26005)||2001 FO109|| align=right|15,9|| align=right|2,415|| align=right|0,188|| align=right|3,16|| align=right|3,752||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26006)||2001 FC112|| align=right|16,8|| align=right|2,200|| align=right|0,161|| align=right|4,16|| align=right|3,262||MBA||18. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26007)||2001 FQ120|| align=right|14,4|| align=right|2,524|| align=right|0,148|| align=right|5,50|| align=right|4,008||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26008)||2001 FE127|| align=right|15,1|| align=right|2,313|| align=right|0,219|| align=right|5,38|| align=right|3,517||MBA||29. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26009)||2001 FJ129|| align=right|15,3|| align=right|2,361|| align=right|0,103|| align=right|6,49|| align=right|3,626||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26010)||2001 FN129|| align=right|15,8|| align=right|2,372|| align=right|0,201|| align=right|2,60|| align=right|3,653||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26011)||2001 FA136|| align=right|14,7|| align=right|2,600|| align=right|0,060|| align=right|10,09|| align=right|4,192||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26012)||2001 FG148|| align=right|13,9|| align=right|2,647|| align=right|0,122|| align=right|14,01|| align=right|4,305||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26013)||2001 FZ148|| align=right|15,6|| align=right|2,203|| align=right|0,161|| align=right|4,26|| align=right|3,268||MBA||24. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26014)||2051 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,447|| align=right|0,191|| align=right|2,60|| align=right|3,828||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26015)||2076 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,279|| align=right|0,219|| align=right|6,68|| align=right|3,440||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26016)||2633 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,309|| align=right|0,152|| align=right|3,23|| align=right|3,509||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26017)||2674 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,601|| align=right|0,073|| align=right|1,75|| align=right|4,193||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26018)||2695 P-L|| align=right|14,2|| align=right|3,099|| align=right|0,097|| align=right|1,08|| align=right|5,454||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26019)||2768 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,613|| align=right|0,122|| align=right|2,78|| align=right|4,224||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26020)||3094 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,605|| align=right|0,127|| align=right|13,38|| align=right|4,203||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26021)||4177 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,449|| align=right|0,090|| align=right|7,10|| align=right|3,832||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26022)||4180 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,312|| align=right|0,073|| align=right|2,16|| align=right|3,515||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26023)||4538 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,865|| align=right|0,083|| align=right|12,43|| align=right|4,848||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26024)||4543 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,169|| align=right|0,160|| align=right|2,44|| align=right|3,194||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26025)||4587 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,446|| align=right|0,176|| align=right|2,49|| align=right|3,825||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26026)||4664 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,817|| align=right|0,171|| align=right|9,45|| align=right|4,728||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26027)||4861 P-L|| align=right|16,5|| align=right|1,983|| align=right|0,129|| align=right|22,18|| align=right|2,791||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26028)||5554 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,626|| align=right|0,082|| align=right|14,02|| align=right|4,255||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26029)||5565 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,180|| align=right|0,182|| align=right|6,27|| align=right|3,219||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26030)||6004 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,676|| align=right|0,078|| align=right|00,58|| align=right|4,378||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26031)||6074 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,175|| align=right|0,148|| align=right|00,67|| align=right|3,207||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26032)||6556 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,807|| align=right|0,180|| align=right|9,85|| align=right|4,701||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26033)||6801 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,435|| align=right|0,207|| align=right|3,29|| align=right|3,799||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26034)||9611 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,636|| align=right|0,153|| align=right|14,49|| align=right|4,278||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26035)||1119 T-1|| align=right|16,0|| align=right|2,226|| align=right|0,049|| align=right|3,11|| align=right|3,320||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26036)||2166 T-1|| align=right|14,6|| align=right|2,209|| align=right|0,151|| align=right|5,45|| align=right|3,283||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26037)||2183 T-1|| align=right|15,8|| align=right|2,396|| align=right|0,150|| align=right|2,25|| align=right|3,708||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26038)||2290 T-1|| align=right|15,6|| align=right|2,622|| align=right|0,100|| align=right|3,58|| align=right|4,244||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26039)||3268 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,369|| align=right|0,083|| align=right|6,66|| align=right|3,646||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26040)||3747 T-1|| align=right|14,8|| align=right|2,223|| align=right|0,076|| align=right|1,89|| align=right|3,313||MBA||13. května 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26041)||4172 T-1|| align=right|15,7|| align=right|2,409|| align=right|0,132|| align=right|1,70|| align=right|3,738||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26042)||4242 T-1|| align=right|13,2|| align=right|3,249|| align=right|0,149|| align=right|12,41|| align=right|5,855||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26043)||4319 T-1|| align=right|14,9|| align=right|2,404|| align=right|0,188|| align=right|8,93|| align=right|3,727||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26044)||1259 T-2|| align=right|13,6|| align=right|2,896|| align=right|0,047|| align=right|2,36|| align=right|4,928||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26045)||1582 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,166|| align=right|0,151|| align=right|1,44|| align=right|3,188||MBA||24. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26046)||2104 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,925|| align=right|0,109|| align=right|1,16|| align=right|5,003||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26047)||2148 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,588|| align=right|0,193|| align=right|11,83|| align=right|4,164||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26048)||2409 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,336|| align=right|0,229|| align=right|2,45|| align=right|3,569||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26049)||3161 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,575|| align=right|0,190|| align=right|3,44|| align=right|4,130||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26050)||3167 T-2|| align=right|16,3|| align=right|2,334|| align=right|0,292|| align=right|2,31|| align=right|3,565||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26051)||3200 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,924|| align=right|0,095|| align=right|3,41|| align=right|4,998||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26052)||3230 T-2|| align=right|14,6|| align=right|3,319|| align=right|0,051|| align=right|3,57|| align=right|6,047||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26053)||4081 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,574|| align=right|0,197|| align=right|6,40|| align=right|4,130||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26054)||4231 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,342|| align=right|0,135|| align=right|7,39|| align=right|3,584||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26055)||4257 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,897|| align=right|0,061|| align=right|3,13|| align=right|4,930||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26056)||4281 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,867|| align=right|0,153|| align=right|11,64|| align=right|4,853||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26057) Ankaios||4742 T-2|| align=right|11,6|| align=right|5,230|| align=right|0,110|| align=right|7,28|| align=right|11,96||JUT||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26058)||1061 T-3|| align=right|14,4|| align=right|2,994|| align=right|0,058|| align=right|9,70|| align=right|5,179||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26059)||1089 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,324|| align=right|0,192|| align=right|4,47|| align=right|3,541||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26060)||1164 T-3|| align=right|14,0|| align=right|2,986|| align=right|0,089|| align=right|11,05|| align=right|5,159||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26061)||2315 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,381|| align=right|0,144|| align=right|1,96|| align=right|3,674||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26062)||2466 T-3|| align=right|13,7|| align=right|2,980|| align=right|0,097|| align=right|9,77|| align=right|5,143||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26063)||2634 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,647|| align=right|0,086|| align=right|2,57|| align=right|4,306||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26064)||3500 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,339|| align=right|0,135|| align=right|6,77|| align=right|3,577||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26065)||3761 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,232|| align=right|0,143|| align=right|1,90|| align=right|3,334||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26066)||4031 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,333|| align=right|0,153|| align=right|4,00|| align=right|3,564||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26067)||4079 T-3|| align=right|14,4|| align=right|2,998|| align=right|0,044|| align=right|10,80|| align=right|5,189||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26068)||4093 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,340|| align=right|0,078|| align=right|7,13|| align=right|3,580||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26069)||4215 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,319|| align=right|0,168|| align=right|5,53|| align=right|3,530||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26070)||4240 T-3|| align=right|16,6|| align=right|2,356|| align=right|0,065|| align=right|5,56|| align=right|3,616||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26071)||4335 T-3|| align=right|14,4|| align=right|3,053|| align=right|0,043|| align=right|11,18|| align=right|5,333||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26072)||5155 T-3|| align=right|14,6|| align=right|3,011|| align=right|0,099|| align=right|10,92|| align=right|5,224||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26073)||5168 T-3|| align=right|14,1|| align=right|2,977|| align=right|0,030|| align=right|10,37|| align=right|5,136||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26074) Carlwirtz||1977 TD|| align=right|15,1|| align=right|1,812|| align=right|0,089|| align=right|31,62|| align=right|2,438||MBA||8. října 1977||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|(26075)||1978 PA3|| align=right|15,0|| align=right|2,214|| align=right|0,196|| align=right|2,17|| align=right|3,293||MBA||8. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(26076)||1979 MM1|| align=right|13,1|| align=right|3,186|| align=right|0,103|| align=right|16,61|| align=right|5,687||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(26077)||1979 ML6|| align=right|15,6|| align=right|2,407|| align=right|0,142|| align=right|4,63|| align=right|3,734||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(26078)||1979 MP6|| align=right|14,1|| align=right|2,730|| align=right|0,034|| align=right|4,95|| align=right|4,510||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(26079)||1979 MW6|| align=right|15,3|| align=right|2,736|| align=right|0,038|| align=right|2,61|| align=right|4,524||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(26080)||1980 EF|| align=right|14,2|| align=right|2,280|| align=right|0,159|| align=right|9,88|| align=right|3,441||MBA||14. března 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(26081)||1980 PT1|| align=right|12,9|| align=right|3,071|| align=right|0,085|| align=right|8,53|| align=right|5,382||MBA||6. srpna 1980||La Silla||R. M. West
|-
|(26082)||1981 EB11|| align=right|15,2|| align=right|2,447|| align=right|0,200|| align=right|2,64|| align=right|3,827||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(26083)||1981 EJ11|| align=right|14,4|| align=right|2,457|| align=right|0,174|| align=right|3,72|| align=right|3,851||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(26084)||1981 EK17|| align=right|14,7|| align=right|2,465|| align=right|0,123|| align=right|5,68|| align=right|3,870||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(26085)||1981 ED18|| align=right|14,2|| align=right|2,848|| align=right|0,036|| align=right|2,64|| align=right|4,806||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(26086)||1981 UE23|| align=right|12,1|| align=right|3,212|| align=right|0,031|| align=right|22,42|| align=right|5,756||MBA||24. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(26087)||1982 UU8|| align=right|14,1|| align=right|2,460|| align=right|0,267|| align=right|8,25|| align=right|3,857||MBA||21. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(26088)||1985 QF1|| align=right|13,2|| align=right|2,564|| align=right|0,133|| align=right|12,44|| align=right|4,104||MBA||17. srpna 1985||Palomar||E. F. Helin
|-
|(26089)||1985 QN2|| align=right|14,3|| align=right|2,539|| align=right|0,164|| align=right|7,22|| align=right|4,045||MBA||17. srpna 1985||Palomar||E. F. Helin
|-
|(26090)||1986 PU1|| align=right|15,4|| align=right|2,404|| align=right|0,201|| align=right|1,98|| align=right|3,726||MBA||1. srpna 1986||Palomar||M. Rudnyk
|-
|(26091)||1987 RL1|| align=right|15,1|| align=right|2,313|| align=right|0,236|| align=right|1,28|| align=right|3,516||MBA||13. září 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(26092)||1987 SF|| align=right|14,8|| align=right|2,326|| align=right|0,234|| align=right|4,74|| align=right|3,546||MBA||16. září 1987||Geisei||T. Seki
|-
|(26093)||1987 UA1|| align=right|13,7|| align=right|2,362|| align=right|0,142|| align=right|11,38|| align=right|3,630||MBA||25. října 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(26094)||1988 NU|| align=right|14,2|| align=right|2,640|| align=right|0,208|| align=right|4,70|| align=right|4,289||MBA||11. července 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(26095)||1988 PU|| align=right|12,8|| align=right|2,702|| align=right|0,138|| align=right|11,63|| align=right|4,440||MBA||10. srpna 1988||Palomar||C. Mikolajczak; R. Coker
|-
|(26096)||1988 SD3|| align=right|13,7|| align=right|2,688|| align=right|0,194|| align=right|14,55|| align=right|4,407||MBA||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(26097)||1988 VJ1|| align=right|13,8|| align=right|2,262|| align=right|0,220|| align=right|5,11|| align=right|3,401||MBA||6. listopadu 1988||Geisei||T. Seki
|-
|(26098)||1989 AN3|| align=right|14,0|| align=right|2,283|| align=right|0,150|| align=right|5,30|| align=right|3,448||MBA||4. ledna 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(26099)||1989 WH|| align=right|14,3|| align=right|2,760|| align=right|0,146|| align=right|8,65|| align=right|4,584||MBA||20. listopadu 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(26100)||1990 QL5|| align=right|15,3|| align=right|2,400|| align=right|0,231|| align=right|2,69|| align=right|3,718||MBA||29. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(26101)||1990 QQ6|| align=right|15,4|| align=right|2,411|| align=right|0,172|| align=right|1,91|| align=right|3,743||MBA||20. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26102)||1990 QA9|| align=right|13,6|| align=right|3,148|| align=right|0,264|| align=right|2,22|| align=right|5,585||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26103)||1990 SC3|| align=right|15,0|| align=right|2,427|| align=right|0,182|| align=right|4,64|| align=right|3,780||MBA||18. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(26104)||1990 VV1|| align=right|13,3|| align=right|2,484|| align=right|0,202|| align=right|9,69|| align=right|3,914||MBA||11. listopadu 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(26105)||1990 VH5|| align=right|14,5|| align=right|2,475|| align=right|0,139|| align=right|8,34|| align=right|3,893||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26106)||1990 WJ2|| align=right|14,0|| align=right|2,655|| align=right|0,082|| align=right|21,60|| align=right|4,326||MBA||18. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26107)||1991 GZ5|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,144|| align=right|1,48|| align=right|4,207||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26108)||1991 LF2|| align=right|13,4|| align=right|2,933|| align=right|0,096|| align=right|1,82|| align=right|5,021||MBA||6. června 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26109)||1991 LJ3|| align=right|15,5|| align=right|2,203|| align=right|0,149|| align=right|2,84|| align=right|3,270||MBA||6. června 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26110)||1991 NK4|| align=right|14,1|| align=right|2,218|| align=right|0,208|| align=right|6,79|| align=right|3,303||MBA||8. července 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(26111)||1991 OV|| align=right|15,1|| align=right|2,267|| align=right|0,189|| align=right|5,17|| align=right|3,413||MBA||18. července 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(26112)||1991 PG18|| align=right|13,6|| align=right|3,247|| align=right|0,238|| align=right|2,08|| align=right|5,850||MBA||8. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(26113)||1991 PL18|| align=right|15,5|| align=right|2,253|| align=right|0,162|| align=right|3,94|| align=right|3,381||MBA||8. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(26114)||1991 QG|| align=right|15,1|| align=right|3,024|| align=right|0,396|| align=right|7,57|| align=right|5,258||MBA||31. srpna 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(26115)||1991 RG17|| align=right|14,4|| align=right|2,336|| align=right|0,118|| align=right|3,41|| align=right|3,569||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(26116)||1991 RW17|| align=right|14,4|| align=right|2,269|| align=right|0,077|| align=right|3,21|| align=right|3,418||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(26117)||1991 RX21|| align=right|13,0|| align=right|3,210|| align=right|0,112|| align=right|14,44|| align=right|5,752||MBA||11. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(26118)||1991 TH|| align=right|15,8|| align=right|2,323|| align=right|0,209|| align=right|7,01|| align=right|3,539||MBA||1. října 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(26119) Duden||1991 TN7|| align=right|15,9|| align=right|2,406|| align=right|0,226|| align=right|2,07|| align=right|3,732||MBA||7. října 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(26120)||1991 VZ2|| align=right|15,2|| align=right|2,323|| align=right|0,355|| align=right|3,99|| align=right|3,540||MBA||5. listopadu 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(26121)||1992 BX|| align=right|13,7|| align=right|2,398|| align=right|0,195|| align=right|9,92|| align=right|3,713||MBA||28. ledna 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(26122)||1992 CS2|| align=right|14,3|| align=right|2,520|| align=right|0,067|| align=right|4,56|| align=right|4,000||MBA||2. února 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26123)||1992 OK|| align=right|14,5|| align=right|2,755|| align=right|0,356|| align=right|7,46|| align=right|4,573||MBA||29. července 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(26124)||1992 PG2|| align=right|14,0|| align=right|2,748|| align=right|0,282|| align=right|8,06|| align=right|4,554||MBA||2. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(26125)||1992 RG|| align=right|13,0|| align=right|2,745|| align=right|0,286|| align=right|9,22|| align=right|4,548||MBA||3. září 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(26126)||1992 RD2|| align=right|14,2|| align=right|2,993|| align=right|0,162|| align=right|14,22|| align=right|5,177||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26127)||1993 BL2|| align=right|14,4|| align=right|2,293|| align=right|0,078|| align=right|7,78|| align=right|3,472||MBA||19. ledna 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(26128)||1993 BO10|| align=right|12,8|| align=right|3,130|| align=right|0,062|| align=right|8,76|| align=right|5,536||MBA||22. ledna 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26129)||1993 DK|| align=right|13,9|| align=right|2,432|| align=right|0,340|| align=right|20,96|| align=right|3,792||MBA||19. února 1993||Oohira||T. Urata
|-
|(26130)||1993 FQ11|| align=right|13,9|| align=right|2,411|| align=right|0,178|| align=right|3,79|| align=right|3,742||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(26131)||1993 FE20|| align=right|14,9|| align=right|2,420|| align=right|0,063|| align=right|5,33|| align=right|3,764||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(26132)||1993 FF24|| align=right|15,2|| align=right|2,447|| align=right|0,179|| align=right|2,08|| align=right|3,827||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(26133)||1993 FS26|| align=right|13,9|| align=right|2,398|| align=right|0,086|| align=right|2,61|| align=right|3,714||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(26134)||1993 FY34|| align=right|15,2|| align=right|2,427|| align=right|0,100|| align=right|6,26|| align=right|3,780||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(26135)||1993 GL1|| align=right|14,0|| align=right|2,704|| align=right|0,098|| align=right|6,57|| align=right|4,445||MBA||12. dubna 1993||La Silla||H. Debehogne
|-
|(26136)||1993 OK7|| align=right|14,6|| align=right|2,625|| align=right|0,111|| align=right|1,54|| align=right|4,251||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26137)||1993 QV1|| align=right|14,4|| align=right|2,684|| align=right|0,098|| align=right|1,79|| align=right|4,397||MBA||16. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(26138)||1993 TK25|| align=right|15,5|| align=right|2,786|| align=right|0,093|| align=right|3,31|| align=right|4,650||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26139)||1993 TK32|| align=right|13,9|| align=right|2,662|| align=right|0,056|| align=right|9,31|| align=right|4,341||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26140)||1994 CX10|| align=right|14,1|| align=right|3,155|| align=right|0,139|| align=right|2,55|| align=right|5,602||MBA||7. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26141)||1994 GR2|| align=right|16,6|| align=right|2,236|| align=right|0,187|| align=right|3,11|| align=right|3,343||MBA||5. dubna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26142)||1994 PL1|| align=right|15,0|| align=right|2,265|| align=right|0,164|| align=right|22,05|| align=right|3,408||MBA||3. srpna 1994||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(26143)||1994 PF5|| align=right|15,5|| align=right|2,331|| align=right|0,126|| align=right|6,48|| align=right|3,558||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26144)||1994 PG7|| align=right|15,8|| align=right|2,728|| align=right|0,026|| align=right|5,57|| align=right|4,505||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26145)||1994 PG18|| align=right|13,9|| align=right|2,455|| align=right|0,067|| align=right|6,43|| align=right|3,845||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26146)||1994 PF27|| align=right|15,9|| align=right|2,398|| align=right|0,243|| align=right|2,49|| align=right|3,713||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26147)||1994 PS32|| align=right|15,0|| align=right|2,536|| align=right|0,136|| align=right|4,87|| align=right|4,037||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26148)||1994 PN37|| align=right|15,0|| align=right|2,345|| align=right|0,183|| align=right|6,10|| align=right|3,590||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26149)||1994 PU37|| align=right|15,5|| align=right|2,528|| align=right|0,163|| align=right|3,06|| align=right|4,018||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26150)||1994 RW11|| align=right|14,9|| align=right|2,366|| align=right|0,211|| align=right|4,60|| align=right|3,639||MBA||4. září 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(26151)||1994 TT3|| align=right|13,9|| align=right|2,441|| align=right|0,268|| align=right|22,77|| align=right|3,813||MBA||2. října 1994||Geisei||T. Seki
|-
|(26152)||1994 UF|| align=right|15,0|| align=right|2,428|| align=right|0,290|| align=right|13,07|| align=right|3,783||MBA||24. října 1994||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(26153)||1994 UY|| align=right|14,1|| align=right|2,523|| align=right|0,174|| align=right|2,89|| align=right|4,007||MBA||31. října 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(26154)||1994 VF1|| align=right|14,3|| align=right|2,589|| align=right|0,148|| align=right|15,71|| align=right|4,165||MBA||4. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26155)||1994 VL7|| align=right|14,2|| align=right|2,375|| align=right|0,239|| align=right|1,20|| align=right|3,659||MBA||8. listopadu 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(26156)||1994 WT|| align=right|14,6|| align=right|2,522|| align=right|0,221|| align=right|5,58|| align=right|4,005||MBA||25. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26157)||1994 WA1|| align=right|14,2|| align=right|2,453|| align=right|0,204|| align=right|3,15|| align=right|3,841||MBA||25. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26158)||1994 WH1|| align=right|12,9|| align=right|2,543|| align=right|0,112|| align=right|12,47|| align=right|4,054||MBA||27. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26159)||1994 WN3|| align=right|14,0|| align=right|2,525|| align=right|0,234|| align=right|6,80|| align=right|4,011||MBA||28. listopadu 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(26160)||1994 XR4|| align=right|12,9|| align=right|2,599|| align=right|0,163|| align=right|23,24|| align=right|4,189||MBA||9. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26161)||1995 BY2|| align=right|13,1|| align=right|2,686|| align=right|0,166|| align=right|13,72|| align=right|4,401||MBA||27. ledna 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(26162)||1995 BB14|| align=right|14,4|| align=right|2,583|| align=right|0,164|| align=right|7,43|| align=right|4,152||MBA||31. ledna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26163)||1995 DW|| align=right|13,7|| align=right|2,925|| align=right|0,042|| align=right|3,02|| align=right|5,002||MBA||20. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26164)||1995 FK4|| align=right|13,4|| align=right|2,783|| align=right|0,200|| align=right|9,54|| align=right|4,642||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26165)||1995 FJ6|| align=right|15,2|| align=right|3,098|| align=right|0,170|| align=right|2,11|| align=right|5,451||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26166)||1995 QN3|| align=right|17,3|| align=right|3,301|| align=right|0,645|| align=right|14,80|| align=right|5,996||AMR||31. srpna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26167)||1995 SA1|| align=right|13,9|| align=right|2,325|| align=right|0,157|| align=right|22,63|| align=right|3,545||MBA||18. září 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(26168) Kanaikiyotaka||1995 WT8|| align=right|16,0|| align=right|2,235|| align=right|0,163|| align=right|4,71|| align=right|3,341||MBA||24. listopadu 1995||Ojima||T. Niijima
|-
|(26169) Ishikawakiyoshi||1995 YY|| align=right|14,5|| align=right|2,272|| align=right|0,066|| align=right|5,71|| align=right|3,423||MBA||21. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26170) Kazuhiko||1996 BH2|| align=right|13,1|| align=right|2,598|| align=right|0,038|| align=right|8,36|| align=right|4,186||MBA||24. ledna 1996||Ojima||T. Niijima
|-
|(26171)||1996 BY2|| align=right|14,0|| align=right|2,480|| align=right|0,193|| align=right|4,11|| align=right|3,904||MBA||17. ledna 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(26172)||1996 BV5|| align=right|14,5|| align=right|2,559|| align=right|0,068|| align=right|15,57|| align=right|4,093||MBA||18. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26173)||1996 DQ2|| align=right|13,7|| align=right|2,526|| align=right|0,050|| align=right|5,14|| align=right|4,014||MBA||23. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26174)||1996 EP1|| align=right|13,9|| align=right|2,559|| align=right|0,226|| align=right|5,01|| align=right|4,093||MBA||15. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(26175)||1996 EZ15|| align=right|15,3|| align=right|2,632|| align=right|0,110|| align=right|6,69|| align=right|4,269||MBA||13. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26176)||1996 GD2|| align=right|14,7|| align=right|2,744|| align=right|0,034|| align=right|6,95|| align=right|4,544||MBA||15. dubna 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(26177)||1996 GN2|| align=right|15,0|| align=right|2,729|| align=right|0,129|| align=right|9,10|| align=right|4,509||MBA||12. dubna 1996||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(26178)||1996 GV2|| align=right|13,6|| align=right|2,692|| align=right|0,155|| align=right|14,26|| align=right|4,417||MBA||11. dubna 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26179)||1996 GL3|| align=right|14,8|| align=right|2,740|| align=right|0,037|| align=right|3,85|| align=right|4,534||MBA||9. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26180)||1996 GS9|| align=right|15,1|| align=right|2,761|| align=right|0,094|| align=right|3,09|| align=right|4,588||MBA||13. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26181)||1996 GQ21|| align=right|5,2|| align=right|95,1|| align=right|0,598|| align=right|13,33|| align=right|927||SDO||12. dubna 1996||Steward||N. Danzl
|-
|(26182)||1996 HW8|| align=right|14,1|| align=right|2,638|| align=right|0,118|| align=right|7,96|| align=right|4,284||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26183)||1996 HG15|| align=right|14,2|| align=right|2,857|| align=right|0,082|| align=right|2,70|| align=right|4,829||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26184)||1996 HC25|| align=right|14,6|| align=right|2,840|| align=right|0,034|| align=right|2,56|| align=right|4,784||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26185)||1996 NG|| align=right|13,7|| align=right|3,143|| align=right|0,158|| align=right|6,29|| align=right|5,573||MBA||14. července 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(26186)||1996 SJ3|| align=right|14,0|| align=right|3,092|| align=right|0,190|| align=right|00,99|| align=right|5,437||MBA||20. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26187)||1996 XA27|| align=right|12,0|| align=right|3,118|| align=right|0,239|| align=right|15,19|| align=right|5,504||MBA||12. prosince 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26188)||1996 YE2|| align=right|14,3|| align=right|2,317|| align=right|0,094|| align=right|4,67|| align=right|3,527||MBA||22. prosince 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26189)||1997 AX12|| align=right|17,0|| align=right|2,634|| align=right|0,420|| align=right|5,72|| align=right|4,275||MBA||10. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26190)||1997 BG3|| align=right|15,2|| align=right|2,262|| align=right|0,053|| align=right|7,27|| align=right|3,402||MBA||30. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26191)||1997 CZ2|| align=right|15,3|| align=right|2,347|| align=right|0,162|| align=right|3,16|| align=right|3,594||MBA||3. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26192)||1997 CH16|| align=right|16,6|| align=right|2,320|| align=right|0,220|| align=right|00,65|| align=right|3,532||MBA||6. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26193)||1997 CL20|| align=right|14,5|| align=right|2,307|| align=right|0,240|| align=right|3,05|| align=right|3,504||MBA||12. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26194)||1997 CO26|| align=right|16,3|| align=right|2,303|| align=right|0,178|| align=right|00,46|| align=right|3,493||MBA||10. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26195) Černohlávek||1997 EN|| align=right|15,7|| align=right|2,221|| align=right|0,056|| align=right|4,05|| align=right|3,308||MBA||1. března 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(26196)||1997 EF46|| align=right|15,6|| align=right|2,381|| align=right|0,059|| align=right|7,25|| align=right|3,673||MBA||9. března 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26197) Bormio||1997 FN1|| align=right|15,4|| align=right|2,342|| align=right|0,233|| align=right|4,24|| align=right|3,584||MBA||31. března 1997||Sormano||F. Manca; P. Sicoli
|-
|(26198)||1997 GJ13|| align=right|15,8|| align=right|2,326|| align=right|0,243|| align=right|2,30|| align=right|3,546||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(26199)||1997 GP13|| align=right|14,6|| align=right|2,353|| align=right|0,051|| align=right|3,55|| align=right|3,608||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(26200)||1997 GF17|| align=right|14,3|| align=right|2,250|| align=right|0,135|| align=right|5,25|| align=right|3,375||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(26201)||1997 GD24|| align=right|15,3|| align=right|2,444|| align=right|0,094|| align=right|6,54|| align=right|3,820||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(26202)||1997 GD42|| align=right|14,9|| align=right|2,397|| align=right|0,078|| align=right|5,78|| align=right|3,709||MBA||9. dubna 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26203)||1997 KS|| align=right|14,0|| align=right|2,459|| align=right|0,135|| align=right|5,73|| align=right|3,854||MBA||31. května 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26204)||1997 LO3|| align=right|14,8|| align=right|2,331|| align=right|0,205|| align=right|2,83|| align=right|3,559||MBA||5. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26205) Kuratowski||1997 LA5|| align=right|15,3|| align=right|2,563|| align=right|0,150|| align=right|15,76|| align=right|4,102||MBA||11. června 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(26206)||1997 PJ4|| align=right|12,4|| align=right|2,668|| align=right|0,139|| align=right|12,72|| align=right|4,357||MBA||11. srpna 1997||Bedoin||P. Antonini
|-
|(26207)||1997 QU|| align=right|15,3|| align=right|2,569|| align=right|0,290|| align=right|4,50|| align=right|4,116||MBA||25. srpna 1997||Lake Clear||K. A. Williams
|-
|(26208)||1997 QJ3|| align=right|15,0|| align=right|2,463|| align=right|0,119|| align=right|6,02|| align=right|3,864||MBA||28. srpna 1997||Dynic||A. Sugie
|-
|(26209)||1997 RD1|| align=right|16,0|| align=right|2,670|| align=right|0,399|| align=right|13,51|| align=right|4,363||MBA||2. září 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(26210) Lingas||1997 RC3|| align=right|14,0|| align=right|2,714|| align=right|0,166|| align=right|11,41|| align=right|4,470||MBA||6. září 1997||Pises||Pises
|-
|(26211)||1997 RR9|| align=right|14,3|| align=right|2,689|| align=right|0,249|| align=right|7,59|| align=right|4,409||MBA||13. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26212)||1997 TG26|| align=right|14,7|| align=right|2,574|| align=right|0,226|| align=right|2,82|| align=right|4,128||MBA||11. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26213)||1997 UV8|| align=right|14,1|| align=right|2,868|| align=right|0,133|| align=right|12,38|| align=right|4,855||MBA||25. října 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(26214) Kalinga||1997 US10|| align=right|13,9|| align=right|2,854|| align=right|0,058|| align=right|10,68|| align=right|4,819||MBA||30. října 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(26215)||1997 VM2|| align=right|13,4|| align=right|3,088|| align=right|0,017|| align=right|10,21|| align=right|5,426||MBA||4. listopadu 1997||Dynic||A. Sugie
|-
|(26216)||1997 VE3|| align=right|13,7|| align=right|2,979|| align=right|0,113|| align=right|9,57|| align=right|5,140||MBA||6. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26217)||1997 WK2|| align=right|13,1|| align=right|3,141|| align=right|0,132|| align=right|7,36|| align=right|5,566||MBA||23. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26218)||1997 WJ13|| align=right|13,2|| align=right|2,995|| align=right|0,046|| align=right|8,01|| align=right|5,183||MBA||24. listopadu 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(26219)||1997 WO21|| align=right|13,3|| align=right|3,121|| align=right|0,184|| align=right|16,59|| align=right|5,514||MBA||30. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26220)||1997 WB37|| align=right|11,7|| align=right|3,219|| align=right|0,100|| align=right|11,88|| align=right|5,776||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(26221)||1997 WG41|| align=right|13,4|| align=right|2,975|| align=right|0,091|| align=right|9,49|| align=right|5,130||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(26222)||1997 WC45|| align=right|13,4|| align=right|2,975|| align=right|0,111|| align=right|9,35|| align=right|5,132||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(26223)||1997 XB2|| align=right|13,7|| align=right|2,924|| align=right|0,102|| align=right|11,98|| align=right|5,000||MBA||3. prosince 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(26224)||1997 XF2|| align=right|13,8|| align=right|3,071|| align=right|0,087|| align=right|8,32|| align=right|5,380||MBA||3. prosince 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(26225)||1997 YO14|| align=right|13,9|| align=right|2,613|| align=right|0,234|| align=right|4,25|| align=right|4,223||MBA||24. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26226)||1998 GJ1|| align=right|14,9|| align=right|2,362|| align=right|0,077|| align=right|4,91|| align=right|3,630||MBA||4. dubna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(26227)||1998 HJ7|| align=right|15,4|| align=right|1,923|| align=right|0,092|| align=right|23,60|| align=right|2,667||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26228)||1998 OZ6|| align=right|14,1|| align=right|2,633|| align=right|0,237|| align=right|4,35|| align=right|4,273||MBA||20. července 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26229)||1998 OG7|| align=right|13,2|| align=right|3,182|| align=right|0,099|| align=right|5,40|| align=right|5,674||MBA||28. července 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26230)||1998 QR1|| align=right|14,6|| align=right|2,457|| align=right|0,088|| align=right|5,51|| align=right|3,850||MBA||19. srpna 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(26231)||1998 QQ7|| align=right|14,5|| align=right|2,173|| align=right|0,147|| align=right|3,35|| align=right|3,202||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26232)||1998 QW8|| align=right|15,0|| align=right|2,406|| align=right|0,170|| align=right|2,69|| align=right|3,730||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26233)||1998 QS11|| align=right|14,2|| align=right|2,317|| align=right|0,065|| align=right|4,31|| align=right|3,526||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26234)||1998 QV12|| align=right|14,3|| align=right|2,418|| align=right|0,085|| align=right|5,59|| align=right|3,759||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26235)||1998 QU18|| align=right|14,6|| align=right|2,335|| align=right|0,100|| align=right|6,02|| align=right|3,569||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26236)||1998 QC25|| align=right|15,1|| align=right|2,164|| align=right|0,119|| align=right|3,90|| align=right|3,183||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26237)||1998 QQ31|| align=right|13,8|| align=right|2,347|| align=right|0,062|| align=right|7,19|| align=right|3,596||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26238)||1998 QE32|| align=right|15,3|| align=right|2,313|| align=right|0,130|| align=right|7,12|| align=right|3,518||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26239)||1998 QP33|| align=right|14,9|| align=right|2,662|| align=right|0,136|| align=right|15,91|| align=right|4,343||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26240)||1998 QX39|| align=right|14,8|| align=right|2,247|| align=right|0,199|| align=right|5,18|| align=right|3,368||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26241)||1998 QY40|| align=right|14,7|| align=right|2,306|| align=right|0,208|| align=right|5,73|| align=right|3,501||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26242)||1998 QA41|| align=right|15,8|| align=right|2,303|| align=right|0,202|| align=right|2,70|| align=right|3,494||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26243)||1998 QE42|| align=right|14,3|| align=right|2,273|| align=right|0,167|| align=right|4,14|| align=right|3,426||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26244)||1998 QB43|| align=right|14,4|| align=right|2,741|| align=right|0,239|| align=right|7,74|| align=right|4,536||MBA||19. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26245)||1998 QR45|| align=right|15,0|| align=right|2,418|| align=right|0,191|| align=right|13,18|| align=right|3,759||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26246)||1998 QN46|| align=right|15,1|| align=right|2,383|| align=right|0,181|| align=right|2,82|| align=right|3,678||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26247)||1998 QW47|| align=right|15,3|| align=right|2,379|| align=right|0,153|| align=right|2,25|| align=right|3,669||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26248)||1998 QZ48|| align=right|15,4|| align=right|2,274|| align=right|0,166|| align=right|2,97|| align=right|3,428||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26249)||1998 QV50|| align=right|14,8|| align=right|2,296|| align=right|0,221|| align=right|2,34|| align=right|3,478||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26250)||1998 QP51|| align=right|15,1|| align=right|2,349|| align=right|0,076|| align=right|2,61|| align=right|3,598||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26251)||1998 QG52|| align=right|14,8|| align=right|2,208|| align=right|0,116|| align=right|3,36|| align=right|3,281||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26252)||1998 QV54|| align=right|14,5|| align=right|2,220|| align=right|0,213|| align=right|5,40|| align=right|3,308||MBA||27. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26253)||1998 QB56|| align=right|16,0|| align=right|2,327|| align=right|0,215|| align=right|2,61|| align=right|3,550||MBA||29. srpna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(26254)||1998 QE57|| align=right|14,9|| align=right|2,295|| align=right|0,147|| align=right|4,87|| align=right|3,476||MBA||30. srpna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26255)||1998 QW68|| align=right|16,2|| align=right|2,268|| align=right|0,153|| align=right|6,39|| align=right|3,415||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26256)||1998 QC73|| align=right|15,0|| align=right|2,586|| align=right|0,193|| align=right|13,74|| align=right|4,157||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26257)||1998 QL84|| align=right|13,3|| align=right|2,673|| align=right|0,177|| align=right|11,93|| align=right|4,369||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26258)||1998 QA89|| align=right|15,6|| align=right|2,266|| align=right|0,222|| align=right|5,95|| align=right|3,411||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26259)||1998 QK108|| align=right|14,9|| align=right|2,255|| align=right|0,098|| align=right|5,52|| align=right|3,386||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26260)||1998 RA2|| align=right|12,9|| align=right|2,665|| align=right|0,139|| align=right|10,50|| align=right|4,351||MBA||14. září 1998||Catalina||CSS
|-
|(26261)||1998 RL6|| align=right|14,3|| align=right|2,297|| align=right|0,102|| align=right|2,66|| align=right|3,480||MBA||14. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26262)||1998 RW15|| align=right|15,4|| align=right|2,603|| align=right|0,076|| align=right|2,41|| align=right|4,200||MBA||14. září 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26263)||1998 RC16|| align=right|15,6|| align=right|2,355|| align=right|0,145|| align=right|4,59|| align=right|3,614||MBA||14. září 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26264)||1998 RH44|| align=right|15,9|| align=right|2,301|| align=right|0,181|| align=right|7,75|| align=right|3,489||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26265)||1998 RQ46|| align=right|16,0|| align=right|2,288|| align=right|0,258|| align=right|3,58|| align=right|3,460||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26266)||1998 RW47|| align=right|15,3|| align=right|2,429|| align=right|0,079|| align=right|6,14|| align=right|3,785||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26267)||1998 RS50|| align=right|15,3|| align=right|2,255|| align=right|0,180|| align=right|2,63|| align=right|3,386||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26268)||1998 RY55|| align=right|15,3|| align=right|2,220|| align=right|0,127|| align=right|3,88|| align=right|3,307||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26269)||1998 RG57|| align=right|15,7|| align=right|2,403|| align=right|0,181|| align=right|2,44|| align=right|3,724||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26270)||1998 RL62|| align=right|14,2|| align=right|2,567|| align=right|0,108|| align=right|13,43|| align=right|4,112||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26271)||1998 RW63|| align=right|15,7|| align=right|2,236|| align=right|0,141|| align=right|5,96|| align=right|3,342||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26272)||1998 RV66|| align=right|14,7|| align=right|2,194|| align=right|0,178|| align=right|3,32|| align=right|3,249||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26273)||1998 RD71|| align=right|15,6|| align=right|2,534|| align=right|0,134|| align=right|7,55|| align=right|4,033||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26274)||1998 RH75|| align=right|14,1|| align=right|2,471|| align=right|0,131|| align=right|12,38|| align=right|3,884||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26275)||1998 SN1|| align=right|14,6|| align=right|2,531|| align=right|0,103|| align=right|7,06|| align=right|4,025||MBA||16. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(26276) Natrees||1998 SL4|| align=right|15,0|| align=right|2,169|| align=right|0,155|| align=right|2,09|| align=right|3,194||MBA||20. září 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(26277) Ianrees||1998 SM4|| align=right|14,8|| align=right|2,421|| align=right|0,218|| align=right|1,77|| align=right|3,767||MBA||20. září 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(26278)||1998 SK8|| align=right|14,8|| align=right|2,742|| align=right|0,155|| align=right|12,90|| align=right|4,540||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26279)||1998 SP21|| align=right|15,7|| align=right|2,368|| align=right|0,235|| align=right|1,91|| align=right|3,644||MBA||21. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26280)||1998 SW22|| align=right|14,3|| align=right|2,707|| align=right|0,125|| align=right|12,03|| align=right|4,452||MBA||20. září 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(26281)||1998 ST43|| align=right|14,9|| align=right|2,395|| align=right|0,230|| align=right|2,88|| align=right|3,706||MBA||25. září 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26282)||1998 SD56|| align=right|14,1|| align=right|2,212|| align=right|0,167|| align=right|5,39|| align=right|3,289||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26283)||1998 ST58|| align=right|14,9|| align=right|2,168|| align=right|0,183|| align=right|3,54|| align=right|3,193||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26284)||1998 SZ59|| align=right|14,5|| align=right|2,411|| align=right|0,082|| align=right|7,19|| align=right|3,744||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26285)||1998 SS61|| align=right|14,2|| align=right|2,607|| align=right|0,117|| align=right|12,48|| align=right|4,208||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26286)||1998 SV65|| align=right|13,2|| align=right|2,438|| align=right|0,131|| align=right|12,44|| align=right|3,807||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26287)||1998 SD67|| align=right|13,9|| align=right|2,229|| align=right|0,193|| align=right|5,94|| align=right|3,327||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26288)||1998 SA73|| align=right|14,6|| align=right|2,278|| align=right|0,179|| align=right|6,94|| align=right|3,437||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26289)||1998 SL74|| align=right|13,9|| align=right|2,738|| align=right|0,054|| align=right|12,30|| align=right|4,531||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26290)||1998 SX101|| align=right|15,5|| align=right|2,340|| align=right|0,256|| align=right|4,16|| align=right|3,578||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26291)||1998 SU106|| align=right|15,9|| align=right|2,325|| align=right|0,167|| align=right|2,26|| align=right|3,544||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26292)||1998 SJ109|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,188|| align=right|14,70|| align=right|4,399||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26293)||1998 SD110|| align=right|14,4|| align=right|2,276|| align=right|0,036|| align=right|8,35|| align=right|3,433||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26294)||1998 SF111|| align=right|15,5|| align=right|2,380|| align=right|0,241|| align=right|1,13|| align=right|3,672||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26295)||1998 SD112|| align=right|15,3|| align=right|2,399|| align=right|0,187|| align=right|2,91|| align=right|3,714||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26296)||1998 SM116|| align=right|13,5|| align=right|2,800|| align=right|0,105|| align=right|5,44|| align=right|4,685||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26297)||1998 SK118|| align=right|13,8|| align=right|2,343|| align=right|0,102|| align=right|6,99|| align=right|3,585||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26298)||1998 SD124|| align=right|15,0|| align=right|2,310|| align=right|0,126|| align=right|4,86|| align=right|3,510||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26299)||1998 SG133|| align=right|14,7|| align=right|2,605|| align=right|0,049|| align=right|13,09|| align=right|4,203||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26300)||1998 ST134|| align=right|15,2|| align=right|2,674|| align=right|0,082|| align=right|2,13|| align=right|4,371||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26301)||1998 SB136|| align=right|15,7|| align=right|2,401|| align=right|0,183|| align=right|3,61|| align=right|3,721||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26302)||1998 ST142|| align=right|15,1|| align=right|2,209|| align=right|0,132|| align=right|1,35|| align=right|3,283||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26303)||1998 SD144|| align=right|14,3|| align=right|2,544|| align=right|0,081|| align=right|21,77|| align=right|4,058||MBA||18. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26304)||1998 SZ145|| align=right|14,5|| align=right|2,323|| align=right|0,210|| align=right|6,92|| align=right|3,540||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26305)||1998 SH146|| align=right|15,4|| align=right|2,271|| align=right|0,189|| align=right|6,72|| align=right|3,422||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26306)||1998 SX147|| align=right|15,0|| align=right|2,389|| align=right|0,187|| align=right|2,24|| align=right|3,692||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26307)||1998 SE163|| align=right|15,2|| align=right|2,296|| align=right|0,183|| align=right|5,36|| align=right|3,479||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26308)||1998 SM165|| align=right|5,8|| align=right|47,45|| align=right|0,370|| align=right|13,53|| align=right|327||CNT BIN||16. září 1998||Steward||N. Danzl
|-
|(26309)||1998 TG|| align=right|15,5|| align=right|2,362|| align=right|0,220|| align=right|2,26|| align=right|3,630||MBA||10. října 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26310)||1998 TX6|| align=right|19,2|| align=right|2,140|| align=right|0,470|| align=right|5,37|| align=right|3,129||AMR||14. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26311)||1998 TR16|| align=right|15,0|| align=right|2,579|| align=right|0,112|| align=right|3,12|| align=right|4,140||MBA||14. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(26312)||1998 TG34|| align=right|14,5|| align=right|2,304|| align=right|0,192|| align=right|6,63|| align=right|3,497||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26313)||1998 TK34|| align=right|15,7|| align=right|2,236|| align=right|0,210|| align=right|5,79|| align=right|3,342||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26314) Škvorecký||1998 UJ1|| align=right|15,3|| align=right|2,535|| align=right|0,167|| align=right|7,18|| align=right|4,035||MBA||16. října 1998||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(26315)||1998 UF4|| align=right|14,8|| align=right|2,321|| align=right|0,244|| align=right|11,20|| align=right|3,536||MBA||21. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(26316)||1998 US16|| align=right|15,4|| align=right|2,280|| align=right|0,187|| align=right|6,46|| align=right|3,443||MBA||22. října 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(26317)||1998 UB17|| align=right|14,5|| align=right|2,275|| align=right|0,264|| align=right|24,37|| align=right|3,432||MBA||27. října 1998||Catalina||CSS
|-
|(26318)||1998 UC20|| align=right|15,5|| align=right|2,386|| align=right|0,220|| align=right|2,93|| align=right|3,685||MBA||28. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(26319)||1998 UM23|| align=right|13,9|| align=right|2,395|| align=right|0,088|| align=right|6,07|| align=right|3,706||MBA||26. října 1998||Nanyo||T. Okuni
|-
|(26320)||1998 UD27|| align=right|15,1|| align=right|2,732|| align=right|0,111|| align=right|6,04|| align=right|4,515||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26321)||1998 VT5|| align=right|13,6|| align=right|3,121|| align=right|0,148|| align=right|27,23|| align=right|5,513||MBA||11. listopadu 1998||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(26322)||1998 VS6|| align=right|13,8|| align=right|2,656|| align=right|0,101|| align=right|8,28|| align=right|4,328||MBA||12. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26323)||1998 VX8|| align=right|14,6|| align=right|2,350|| align=right|0,111|| align=right|6,12|| align=right|3,601||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26324)||1998 VG16|| align=right|14,0|| align=right|3,125|| align=right|0,076|| align=right|21,84|| align=right|5,524||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26325)||1998 VD29|| align=right|12,4|| align=right|3,186|| align=right|0,137|| align=right|17,19|| align=right|5,685||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26326)||1998 VD36|| align=right|15,3|| align=right|2,373|| align=right|0,220|| align=right|3,13|| align=right|3,654||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26327)||1998 VQ38|| align=right|13,6|| align=right|2,587|| align=right|0,076|| align=right|8,47|| align=right|4,160||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26328) Litomyšl||1998 WQ|| align=right|14,0|| align=right|2,282|| align=right|0,218|| align=right|5,96|| align=right|3,446||MBA||18. listopadu 1998||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(26329)||1998 WC1|| align=right|13,8|| align=right|2,308|| align=right|0,273|| align=right|22,02|| align=right|3,505||MBA||16. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(26330)||1998 WN5|| align=right|14,6|| align=right|2,975|| align=right|0,107|| align=right|00,91|| align=right|5,131||MBA||20. listopadu 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(26331)||1998 WC10|| align=right|14,8|| align=right|2,333|| align=right|0,127|| align=right|5,91|| align=right|3,562||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26332)||1998 WW10|| align=right|14,6|| align=right|2,568|| align=right|0,125|| align=right|4,39|| align=right|4,114||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26333)||1998 WU11|| align=right|15,4|| align=right|2,323|| align=right|0,178|| align=right|4,54|| align=right|3,540||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26334)||1998 WD15|| align=right|14,9|| align=right|2,928|| align=right|0,068|| align=right|3,08|| align=right|5,010||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26335)||1998 WT16|| align=right|14,5|| align=right|2,535|| align=right|0,153|| align=right|13,39|| align=right|4,035||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26336)||1998 WC17|| align=right|14,4|| align=right|2,695|| align=right|0,068|| align=right|2,92|| align=right|4,423||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26337)||1998 WJ19|| align=right|14,9|| align=right|2,460|| align=right|0,165|| align=right|2,18|| align=right|3,857||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26338)||1998 WT35|| align=right|15,2|| align=right|2,607|| align=right|0,115|| align=right|2,22|| align=right|4,209||MBA||19. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26339)||1998 XT3|| align=right|14,0|| align=right|2,600|| align=right|0,051|| align=right|7,18|| align=right|4,193||MBA||9. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26340) Evamarková||1998 XY8|| align=right|14,2|| align=right|2,365|| align=right|0,195|| align=right|10,80|| align=right|3,637||MBA||13. prosince 1998||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(26341)||1998 XK9|| align=right|14,2|| align=right|2,770|| align=right|0,075|| align=right|6,84|| align=right|4,610||MBA||9. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(26342)||1998 XM52|| align=right|12,7|| align=right|2,561|| align=right|0,301|| align=right|16,78|| align=right|4,098||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26343)||1998 XB53|| align=right|13,1|| align=right|2,624|| align=right|0,131|| align=right|13,05|| align=right|4,249||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26344)||1998 XS76|| align=right|13,4|| align=right|2,719|| align=right|0,038|| align=right|3,26|| align=right|4,483||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26345)||1998 XQ77|| align=right|14,4|| align=right|2,263|| align=right|0,179|| align=right|5,73|| align=right|3,403||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26346)||1998 XF93|| align=right|12,9|| align=right|3,058|| align=right|0,106|| align=right|8,20|| align=right|5,348||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26347)||1998 XU93|| align=right|13,6|| align=right|2,561|| align=right|0,194|| align=right|12,22|| align=right|4,097||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26348)||1998 XO94|| align=right|13,1|| align=right|2,596|| align=right|0,127|| align=right|13,97|| align=right|4,182||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26349)||1998 XR94|| align=right|13,0|| align=right|3,213|| align=right|0,120|| align=right|9,54|| align=right|5,759||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26350)||1998 XU94|| align=right|13,5|| align=right|3,066|| align=right|0,101|| align=right|8,45|| align=right|5,369||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26351)||1998 XG95|| align=right|13,7|| align=right|2,575|| align=right|0,141|| align=right|10,88|| align=right|4,130||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26352)||1998 XJ95|| align=right|13,7|| align=right|2,644|| align=right|0,096|| align=right|12,32|| align=right|4,298||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(26353)||1998 YP|| align=right|13,2|| align=right|2,623|| align=right|0,135|| align=right|13,68|| align=right|4,246||MBA||16. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26354)||1998 YJ4|| align=right|13,3|| align=right|3,193|| align=right|0,106|| align=right|10,99|| align=right|5,705||MBA||16. prosince 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(26355) Grueber||1998 YL8|| align=right|12,6|| align=right|2,518|| align=right|0,254|| align=right|12,17|| align=right|3,995||MBA||23. prosince 1998||Linz||E. Meyer
|-
|(26356) Aventini||1998 YE10|| align=right|13,0|| align=right|2,730|| align=right|0,209|| align=right|17,73|| align=right|4,509||MBA||26. prosince 1998||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(26357) Laguerre||1998 YK10|| align=right|13,9|| align=right|2,622|| align=right|0,188|| align=right|11,67|| align=right|4,244||MBA||27. prosince 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(26358)||1998 YZ11|| align=right|14,4|| align=right|2,671|| align=right|0,086|| align=right|2,04|| align=right|4,363||MBA||26. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26359)||1998 YF12|| align=right|12,3|| align=right|3,010|| align=right|0,079|| align=right|11,11|| align=right|5,222||MBA||27. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26360)||1998 YL13|| align=right|14,0|| align=right|2,520|| align=right|0,172|| align=right|12,41|| align=right|3,999||MBA||17. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26361)||1999 AJ5|| align=right|12,8|| align=right|2,614|| align=right|0,215|| align=right|10,08|| align=right|4,224||MBA||10. ledna 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(26362)||1999 AC6|| align=right|14,0|| align=right|2,623|| align=right|0,318|| align=right|17,20|| align=right|4,247||MBA||7. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26363)||1999 AG6|| align=right|13,4|| align=right|2,624|| align=right|0,210|| align=right|12,81|| align=right|4,249||MBA||8. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26364)||1999 AH8|| align=right|13,0|| align=right|3,175|| align=right|0,090|| align=right|17,61|| align=right|5,657||MBA||13. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26365)||1999 AK21|| align=right|13,7|| align=right|2,556|| align=right|0,225|| align=right|15,93|| align=right|4,085||MBA||14. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(26366)||1999 AM21|| align=right|14,5|| align=right|2,438|| align=right|0,216|| align=right|2,86|| align=right|3,807||MBA||14. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(26367)||1999 CD1|| align=right|13,9|| align=right|2,367|| align=right|0,157|| align=right|11,21|| align=right|3,641||MBA||2. února 1999||Dynic||A. Sugie
|-
|(26368)||1999 CJ37|| align=right|14,6|| align=right|2,411|| align=right|0,147|| align=right|4,19|| align=right|3,742||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26369)||1999 CG62|| align=right|11,9|| align=right|2,943|| align=right|0,016|| align=right|16,64|| align=right|5,047||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26370)||1999 CJ62|| align=right|13,0|| align=right|3,005|| align=right|0,054|| align=right|9,94|| align=right|5,207||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26371)||1999 CT64|| align=right|13,4|| align=right|3,097|| align=right|0,196|| align=right|15,30|| align=right|5,450||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26372)||1999 CW69|| align=right|13,8|| align=right|2,682|| align=right|0,155|| align=right|11,76|| align=right|4,391||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26373)||1999 CZ74|| align=right|12,7|| align=right|3,016|| align=right|0,068|| align=right|10,50|| align=right|5,236||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26374)||1999 CP106|| align=right|13,5|| align=right|2,553|| align=right|0,148|| align=right|13,94|| align=right|4,079||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26375)||1999 DE9|| align=right|4,7|| align=right|55,9|| align=right|0,422|| align=right|7,62|| align=right|418||SDO||20. února 1999||Kitt Peak||C. Trujillo; J. X. Luu
|-
|(26376) Roborosa||1999 EB3|| align=right|14,2|| align=right|2,760|| align=right|0,133|| align=right|8,56|| align=right|4,585||MBA||11. března 1999||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(26377)||1999 FH4|| align=right|13,2|| align=right|3,133|| align=right|0,316|| align=right|17,53|| align=right|5,546||MBA||16. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26378)||1999 GF35|| align=right|13,3|| align=right|3,047|| align=right|0,116|| align=right|11,57|| align=right|5,318||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26379)||1999 HZ1|| align=right|18,4|| align=right|1,606|| align=right|0,577|| align=right|8,70|| align=right|2,035||APL||20. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26380)||1999 JY65|| align=right|13,2|| align=right|2,750|| align=right|0,306|| align=right|12,87|| align=right|4,559||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26381)||1999 KV15|| align=right|13,9|| align=right|2,695|| align=right|0,123|| align=right|4,17|| align=right|4,423||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26382)||1999 LT32|| align=right|11,5|| align=right|3,165|| align=right|0,142|| align=right|21,18|| align=right|5,629||MBA||8. června 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26383)||1999 MA2|| align=right|14,2|| align=right|1,942|| align=right|0,060|| align=right|24,44|| align=right|2,706||MBA||20. června 1999||Catalina||CSS
|-
|(26384)||1999 QP2|| align=right|13,8|| align=right|2,364|| align=right|0,130|| align=right|8,77|| align=right|3,634||MBA||31. srpna 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26385)||1999 RN20|| align=right|15,3|| align=right|2,152|| align=right|0,270|| align=right|27,10|| align=right|3,157||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26386)||1999 RC171|| align=right|15,5|| align=right|2,203|| align=right|0,157|| align=right|5,71|| align=right|3,269||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26387)||1999 TG2|| align=right|12,4|| align=right|2,791|| align=right|0,082|| align=right|8,95|| align=right|4,661||MBA||2. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(26388)||1999 TR105|| align=right|15,3|| align=right|2,559|| align=right|0,135|| align=right|15,54|| align=right|4,094||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26389)||1999 TO151|| align=right|15,2|| align=right|2,799|| align=right|0,093|| align=right|3,52|| align=right|4,682||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26390) Rušin||1999 UX2|| align=right|14,7|| align=right|2,646|| align=right|0,090|| align=right|15,62|| align=right|4,303||MBA||19. října 1999||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(26391)||1999 VN9|| align=right|13,9|| align=right|2,234|| align=right|0,120|| align=right|3,56|| align=right|3,339||MBA||8. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(26392)||1999 VT10|| align=right|14,8|| align=right|2,275|| align=right|0,106|| align=right|3,92|| align=right|3,431||MBA||9. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26393)||1999 VT35|| align=right|15,6|| align=right|2,209|| align=right|0,114|| align=right|2,59|| align=right|3,282||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26394)||1999 VE53|| align=right|15,0|| align=right|2,450|| align=right|0,076|| align=right|4,21|| align=right|3,835||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26395)||1999 VK150|| align=right|16,1|| align=right|2,445|| align=right|0,136|| align=right|2,83|| align=right|3,824||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26396)||1999 VQ169|| align=right|15,3|| align=right|2,690|| align=right|0,055|| align=right|2,87|| align=right|4,412||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26397)||1999 VB185|| align=right|14,9|| align=right|2,379|| align=right|0,169|| align=right|4,20|| align=right|3,669||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26398)||1999 VL188|| align=right|15,2|| align=right|2,419|| align=right|0,165|| align=right|3,50|| align=right|3,762||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26399)||1999 VG189|| align=right|15,5|| align=right|2,256|| align=right|0,119|| align=right|4,37|| align=right|3,387||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26400)||1999 VJ190|| align=right|17,2|| align=right|2,264|| align=right|0,147|| align=right|5,12|| align=right|3,407||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26401) Sobotište||1999 WX|| align=right|15,3|| align=right|2,310|| align=right|0,077|| align=right|7,96|| align=right|3,511||MBA||19. listopadu 1999||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(26402)||1999 WB5|| align=right|14,7|| align=right|2,413|| align=right|0,130|| align=right|3,01|| align=right|3,748||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26403)||1999 WF18|| align=right|13,6|| align=right|2,565|| align=right|0,149|| align=right|14,35|| align=right|4,108||MBA||30. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26404)||1999 XF1|| align=right|14,1|| align=right|2,314|| align=right|0,069|| align=right|7,99|| align=right|3,518||MBA||2. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26405)||1999 XS15|| align=right|12,6|| align=right|2,913|| align=right|0,068|| align=right|14,30|| align=right|4,970||MBA||5. prosince 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(26406)||1999 XZ21|| align=right|13,8|| align=right|2,549|| align=right|0,110|| align=right|12,67|| align=right|4,069||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26407)||1999 XT24|| align=right|15,2|| align=right|2,437|| align=right|0,235|| align=right|3,61|| align=right|3,803||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26408)||1999 XO33|| align=right|13,4|| align=right|2,619|| align=right|0,093|| align=right|14,76|| align=right|4,238||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26409)||1999 XV33|| align=right|14,8|| align=right|2,148|| align=right|0,153|| align=right|1,14|| align=right|3,147||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26410)||1999 XZ34|| align=right|13,2|| align=right|3,032|| align=right|0,139|| align=right|10,78|| align=right|5,278||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26411)||1999 XA40|| align=right|14,7|| align=right|2,393|| align=right|0,099|| align=right|6,02|| align=right|3,700||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26412)||1999 XR60|| align=right|15,3|| align=right|2,733|| align=right|0,107|| align=right|3,09|| align=right|4,519||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26413)||1999 XB62|| align=right|16,0|| align=right|2,281|| align=right|0,071|| align=right|3,13|| align=right|3,445||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26414)||1999 XS65|| align=right|14,5|| align=right|2,437|| align=right|0,113|| align=right|6,59|| align=right|3,803||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26415)||1999 XK83|| align=right|13,9|| align=right|2,522|| align=right|0,160|| align=right|1,49|| align=right|4,004||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26416)||1999 XM84|| align=right|13,8|| align=right|2,343|| align=right|0,051|| align=right|4,54|| align=right|3,586||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26417)||1999 XO87|| align=right|14,5|| align=right|2,257|| align=right|0,058|| align=right|6,09|| align=right|3,390||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26418)||1999 XP94|| align=right|14,5|| align=right|2,661|| align=right|0,172|| align=right|13,00|| align=right|4,339||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26419)||1999 XR95|| align=right|12,9|| align=right|2,575|| align=right|0,110|| align=right|12,35|| align=right|4,132||MBA||7. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26420)||1999 XL103|| align=right|16,0|| align=right|2,198|| align=right|0,107|| align=right|4,73|| align=right|3,258||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26421)||1999 XP113|| align=right|13,2|| align=right|2,550|| align=right|0,121|| align=right|13,18|| align=right|4,071||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26422)||1999 XV131|| align=right|15,1|| align=right|2,252|| align=right|0,118|| align=right|6,73|| align=right|3,378||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26423)||1999 XN140|| align=right|15,9|| align=right|2,261|| align=right|0,240|| align=right|5,70|| align=right|3,398||MBA||2. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26424)||1999 XT152|| align=right|15,8|| align=right|2,323|| align=right|0,127|| align=right|3,60|| align=right|3,540||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26425)||1999 XR156|| align=right|16,0|| align=right|2,298|| align=right|0,067|| align=right|4,69|| align=right|3,482||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26426)||1999 XB158|| align=right|15,4|| align=right|2,309|| align=right|0,028|| align=right|3,22|| align=right|3,509||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26427)||1999 XG165|| align=right|14,1|| align=right|2,606|| align=right|0,094|| align=right|16,31|| align=right|4,207||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26428)||1999 XR169|| align=right|13,1|| align=right|2,452|| align=right|0,093|| align=right|11,19|| align=right|3,838||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26429)||1999 XG170|| align=right|14,2|| align=right|2,611|| align=right|0,121|| align=right|5,08|| align=right|4,218||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26430)||1999 XW176|| align=right|14,3|| align=right|2,586|| align=right|0,072|| align=right|6,52|| align=right|4,158||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26431)||1999 XT193|| align=right|15,7|| align=right|2,368|| align=right|0,028|| align=right|14,29|| align=right|3,642||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26432)||1999 XZ202|| align=right|13,2|| align=right|2,628|| align=right|0,183|| align=right|14,18|| align=right|4,259||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26433)||1999 XK215|| align=right|14,7|| align=right|2,264|| align=right|0,120|| align=right|6,70|| align=right|3,406||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(26434)||1999 XQ216|| align=right|15,1|| align=right|2,980|| align=right|0,166|| align=right|2,98|| align=right|5,142||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26435)||1999 XS241|| align=right|15,4|| align=right|2,297|| align=right|0,151|| align=right|4,25|| align=right|3,481||MBA||13. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26436)||1999 YV4|| align=right|14,9|| align=right|2,254|| align=right|0,099|| align=right|2,34|| align=right|3,384||MBA||28. prosince 1999||Farpoint||G. Hug; G. Bell
|-
|(26437)||1999 YD8|| align=right|15,1|| align=right|2,204|| align=right|0,178|| align=right|5,32|| align=right|3,271||MBA||27. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26438)||1999 YE13|| align=right|15,5|| align=right|2,250|| align=right|0,103|| align=right|3,88|| align=right|3,373||MBA||30. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26439)||2000 AZ1|| align=right|14,4|| align=right|2,289|| align=right|0,161|| align=right|6,43|| align=right|3,461||MBA||2. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(26440)||2000 AA4|| align=right|14,8|| align=right|2,571|| align=right|0,135|| align=right|23,21|| align=right|4,121||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26441)||2000 AX33|| align=right|14,7|| align=right|3,114|| align=right|0,163|| align=right|3,15|| align=right|5,495||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26442)||2000 AK41|| align=right|14,3|| align=right|2,753|| align=right|0,116|| align=right|5,04|| align=right|4,567||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26443)||2000 AT50|| align=right|13,7|| align=right|2,681|| align=right|0,131|| align=right|12,78|| align=right|4,390||MBA||5. ledna 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(26444)||2000 AB58|| align=right|14,2|| align=right|2,551|| align=right|0,230|| align=right|13,20|| align=right|4,073||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26445)||2000 AY61|| align=right|13,5|| align=right|2,744|| align=right|0,231|| align=right|9,06|| align=right|4,544||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26446)||2000 AE64|| align=right|13,8|| align=right|2,673|| align=right|0,223|| align=right|14,50|| align=right|4,369||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26447)||2000 AX67|| align=right|15,1|| align=right|2,468|| align=right|0,177|| align=right|3,17|| align=right|3,876||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26448)||2000 AC76|| align=right|14,7|| align=right|2,313|| align=right|0,066|| align=right|4,90|| align=right|3,517||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26449)||2000 AJ85|| align=right|13,7|| align=right|2,349|| align=right|0,072|| align=right|7,44|| align=right|3,599||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26450)||2000 AQ85|| align=right|15,9|| align=right|2,489|| align=right|0,070|| align=right|3,20|| align=right|3,927||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26451)||2000 AB86|| align=right|15,2|| align=right|2,298|| align=right|0,160|| align=right|2,81|| align=right|3,483||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26452)||2000 AU87|| align=right|15,4|| align=right|2,175|| align=right|0,125|| align=right|2,67|| align=right|3,208||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26453)||2000 AH89|| align=right|15,1|| align=right|2,186|| align=right|0,096|| align=right|4,11|| align=right|3,231||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26454)||2000 AQ89|| align=right|14,0|| align=right|2,387|| align=right|0,149|| align=right|5,85|| align=right|3,688||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26455)||2000 AP95|| align=right|14,5|| align=right|2,706|| align=right|0,043|| align=right|3,74|| align=right|4,450||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26456)||2000 AY101|| align=right|14,6|| align=right|2,426|| align=right|0,235|| align=right|11,55|| align=right|3,778||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26457)||2000 AL105|| align=right|15,7|| align=right|2,235|| align=right|0,158|| align=right|6,01|| align=right|3,341||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26458)||2000 AC110|| align=right|15,5|| align=right|2,235|| align=right|0,072|| align=right|6,15|| align=right|3,340||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26459)||2000 AD117|| align=right|15,7|| align=right|2,289|| align=right|0,099|| align=right|7,03|| align=right|3,463||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26460)||2000 AZ120|| align=right|14,1|| align=right|2,663|| align=right|0,147|| align=right|15,89|| align=right|4,344||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26461)||2000 AW124|| align=right|13,8|| align=right|2,598|| align=right|0,115|| align=right|14,46|| align=right|4,187||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26462)||2000 AL126|| align=right|15,2|| align=right|2,326|| align=right|0,122|| align=right|5,49|| align=right|3,546||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26463)||2000 AW137|| align=right|13,7|| align=right|2,545|| align=right|0,126|| align=right|15,86|| align=right|4,060||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26464)||2000 AA138|| align=right|14,0|| align=right|2,765|| align=right|0,159|| align=right|8,67|| align=right|4,597||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26465)||2000 AF140|| align=right|13,4|| align=right|2,592|| align=right|0,092|| align=right|12,49|| align=right|4,172||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26466)||2000 AA142|| align=right|15,4|| align=right|2,247|| align=right|0,047|| align=right|4,26|| align=right|3,367||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26467)||2000 AX142|| align=right|14,1|| align=right|2,336|| align=right|0,130|| align=right|5,97|| align=right|3,570||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26468)||2000 AO143|| align=right|15,3|| align=right|2,452|| align=right|0,081|| align=right|5,83|| align=right|3,839||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26469)||2000 AE147|| align=right|14,6|| align=right|2,538|| align=right|0,210|| align=right|14,03|| align=right|4,043||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26470)||2000 AT150|| align=right|14,6|| align=right|2,557|| align=right|0,187|| align=right|13,07|| align=right|4,088||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26471)||2000 AS152|| align=right|13,0|| align=right|1,919|| align=right|0,155|| align=right|19,70|| align=right|2,657||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26472)||2000 AC162|| align=right|13,7|| align=right|2,457|| align=right|0,185|| align=right|2,64|| align=right|3,851||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26473)||2000 AD171|| align=right|13,7|| align=right|2,581|| align=right|0,205|| align=right|13,88|| align=right|4,147||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26474)||2000 AA175|| align=right|14,3|| align=right|2,345|| align=right|0,151|| align=right|8,18|| align=right|3,590||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26475)||2000 AD185|| align=right|14,3|| align=right|2,361|| align=right|0,097|| align=right|6,77|| align=right|3,626||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26476)||2000 AK185|| align=right|13,9|| align=right|2,609|| align=right|0,184|| align=right|10,24|| align=right|4,213||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26477)||2000 AF197|| align=right|15,2|| align=right|2,407|| align=right|0,213|| align=right|8,85|| align=right|3,733||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26478)||2000 AM197|| align=right|14,1|| align=right|2,770|| align=right|0,088|| align=right|8,50|| align=right|4,611||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26479)||2000 AE198|| align=right|13,6|| align=right|2,775|| align=right|0,209|| align=right|7,90|| align=right|4,622||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26480)||2000 AG198|| align=right|14,0|| align=right|2,982|| align=right|0,072|| align=right|14,81|| align=right|5,150||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26481)||2000 AS200|| align=right|13,8|| align=right|2,603|| align=right|0,149|| align=right|13,77|| align=right|4,199||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26482)||2000 AM203|| align=right|12,1|| align=right|3,233|| align=right|0,067|| align=right|13,62|| align=right|5,812||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26483)||2000 AX204|| align=right|14,0|| align=right|2,389|| align=right|0,086|| align=right|18,54|| align=right|3,692||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26484)||2000 AZ215|| align=right|14,4|| align=right|3,074|| align=right|0,280|| align=right|6,20|| align=right|5,389||MBA||7. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26485)||2000 AD231|| align=right|12,8|| align=right|3,146|| align=right|0,195|| align=right|17,48|| align=right|5,578||MBA||4. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26486)||2000 AQ231|| align=right|12,4|| align=right|5,236|| align=right|0,069|| align=right|1,42|| align=right|11,98||JUT||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26487)||2000 AV236|| align=right|13,8|| align=right|2,396|| align=right|0,157|| align=right|4,97|| align=right|3,709||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26488)||2000 AB242|| align=right|14,4|| align=right|2,986|| align=right|0,159|| align=right|10,68|| align=right|5,159||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26489)||2000 AS242|| align=right|13,0|| align=right|3,161|| align=right|0,122|| align=right|13,64|| align=right|5,619||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26490)||2000 AN245|| align=right|14,2|| align=right|2,614|| align=right|0,125|| align=right|11,97|| align=right|4,226||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26491)||2000 BT3|| align=right|14,0|| align=right|2,771|| align=right|0,044|| align=right|8,86|| align=right|4,612||MBA||27. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26492)||2000 BA13|| align=right|15,3|| align=right|3,074|| align=right|0,219|| align=right|1,96|| align=right|5,390||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26493)||2000 BQ16|| align=right|15,2|| align=right|2,376|| align=right|0,155|| align=right|3,70|| align=right|3,661||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26494)||2000 BR22|| align=right|14,4|| align=right|2,748|| align=right|0,066|| align=right|3,56|| align=right|4,555||MBA||26. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(26495)||2000 BX22|| align=right|14,9|| align=right|2,434|| align=right|0,141|| align=right|5,36|| align=right|3,796||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(26496)||2000 CE1|| align=right|14,1|| align=right|2,360|| align=right|0,134|| align=right|6,47|| align=right|3,625||MBA||4. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(26497)||2000 CS1|| align=right|14,1|| align=right|3,163|| align=right|0,050|| align=right|6,77|| align=right|5,624||MBA||3. února 2000||San Marcello||A. Boattini; G. Forti
|-
|(26498) Dinotina||2000 CV1|| align=right|13,5|| align=right|3,217|| align=right|0,108|| align=right|6,93|| align=right|5,768||MBA||4. února 2000||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(26499)||2000 CX1|| align=right|13,4|| align=right|2,654|| align=right|0,079|| align=right|5,87|| align=right|4,324||MBA||4. února 2000||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(26500) Toshiohino||2000 CC2|| align=right|13,7|| align=right|2,606|| align=right|0,145|| align=right|14,74|| align=right|4,207||MBA||2. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26501) Sachiko||2000 CP2|| align=right|13,4|| align=right|2,675|| align=right|0,196|| align=right|13,08|| align=right|4,373||MBA||2. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26502)||2000 CQ5|| align=right|15,0|| align=right|2,281|| align=right|0,119|| align=right|2,38|| align=right|3,445||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26503)||2000 CA9|| align=right|15,0|| align=right|2,311|| align=right|0,169|| align=right|9,00|| align=right|3,513||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26504)||2000 CM17|| align=right|15,4|| align=right|2,280|| align=right|0,147|| align=right|4,88|| align=right|3,443||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26505)||2000 CX21|| align=right|15,0|| align=right|2,427|| align=right|0,130|| align=right|3,96|| align=right|3,779||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26506)||2000 CO25|| align=right|14,1|| align=right|2,939|| align=right|0,037|| align=right|12,51|| align=right|5,037||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26507)||2000 CC29|| align=right|15,0|| align=right|2,717|| align=right|0,115|| align=right|1,90|| align=right|4,479||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26508)||2000 CD29|| align=right|15,4|| align=right|2,387|| align=right|0,177|| align=right|1,45|| align=right|3,688||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26509)||2000 CJ34|| align=right|14,8|| align=right|2,404|| align=right|0,209|| align=right|2,41|| align=right|3,726||MBA||5. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(26510)||2000 CZ34|| align=right|12,6|| align=right|5,255|| align=right|0,083|| align=right|5,48|| align=right|12,05||JUT||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26511)||2000 CB39|| align=right|14,7|| align=right|2,773|| align=right|0,152|| align=right|10,40|| align=right|4,616||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26512)||2000 CL46|| align=right|13,7|| align=right|3,062|| align=right|0,077|| align=right|12,03|| align=right|5,358||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26513)||2000 CP47|| align=right|15,3|| align=right|2,424|| align=right|0,090|| align=right|5,62|| align=right|3,774||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26514)||2000 CH48|| align=right|13,8|| align=right|2,563|| align=right|0,329|| align=right|6,41|| align=right|4,104||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26515)||2000 CJ53|| align=right|13,6|| align=right|3,060|| align=right|0,045|| align=right|10,84|| align=right|5,352||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26516)||2000 CW56|| align=right|12,9|| align=right|3,147|| align=right|0,226|| align=right|11,49|| align=right|5,583||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26517)||2000 CG62|| align=right|14,2|| align=right|2,353|| align=right|0,087|| align=right|12,01|| align=right|3,608||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26518)||2000 CM65|| align=right|14,5|| align=right|3,058|| align=right|0,123|| align=right|0,58|| align=right|5,346||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26519)||2000 CU70|| align=right|13,7|| align=right|3,176|| align=right|0,038|| align=right|8,76|| align=right|5,659||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26520)||2000 CQ75|| align=right|12,9|| align=right|2,680|| align=right|0,264|| align=right|15,25|| align=right|4,386||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26521)||2000 CS76|| align=right|13,4|| align=right|3,093|| align=right|0,247|| align=right|7,23|| align=right|5,440||MBA||10. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(26522)||2000 CZ83|| align=right|14,2|| align=right|2,989|| align=right|0,121|| align=right|1,59|| align=right|5,168||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26523)||2000 CA84|| align=right|14,0|| align=right|3,172|| align=right|0,133|| align=right|1,82|| align=right|5,649||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26524)||2000 CY85|| align=right|14,2|| align=right|2,358|| align=right|0,227|| align=right|7,57|| align=right|3,621||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26525)||2000 CD86|| align=right|13,7|| align=right|3,059|| align=right|0,148|| align=right|1,37|| align=right|5,349||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26526)||2000 CP86|| align=right|14,1|| align=right|2,271|| align=right|0,125|| align=right|5,90|| align=right|3,422||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26527)||2000 CH87|| align=right|14,7|| align=right|2,635|| align=right|0,177|| align=right|1,98|| align=right|4,276||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26528)||2000 CL92|| align=right|14,1|| align=right|3,153|| align=right|0,104|| align=right|2,04|| align=right|5,598||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26529)||2000 CM94|| align=right|13,9|| align=right|2,552|| align=right|0,107|| align=right|11,73|| align=right|4,076||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26530)||2000 CY96|| align=right|14,4|| align=right|2,790|| align=right|0,102|| align=right|4,63|| align=right|4,660||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26531)||2000 CP100|| align=right|14,2|| align=right|2,860|| align=right|0,036|| align=right|2,84|| align=right|4,837||MBA||10. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26532)||2000 CZ102|| align=right|14,5|| align=right|2,767|| align=right|0,076|| align=right|5,16|| align=right|4,601||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26533)||2000 CG108|| align=right|14,9|| align=right|2,537|| align=right|0,147|| align=right|13,92|| align=right|4,040||MBA||5. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(26534)||2000 DA|| align=right|13,7|| align=right|2,338|| align=right|0,148|| align=right|8,78|| align=right|3,574||MBA||16. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26535)||2000 DG3|| align=right|12,8|| align=right|2,571|| align=right|0,205|| align=right|14,06|| align=right|4,121||MBA||27. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26536)||2000 DL3|| align=right|13,6|| align=right|3,073|| align=right|0,073|| align=right|8,86|| align=right|5,387||MBA||27. února 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(26537)||2000 DA5|| align=right|15,1|| align=right|2,442|| align=right|0,158|| align=right|5,07|| align=right|3,815||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26538)||2000 DG7|| align=right|12,9|| align=right|2,673|| align=right|0,154|| align=right|14,08|| align=right|4,369||MBA||29. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26539)||2000 DJ10|| align=right|15,2|| align=right|2,402|| align=right|0,200|| align=right|1,73|| align=right|3,723||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26540)||2000 DF13|| align=right|14,3|| align=right|2,713|| align=right|0,192|| align=right|8,64|| align=right|4,468||MBA||28. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26541)||2000 DV15|| align=right|13,8|| align=right|2,961|| align=right|0,059|| align=right|2,17|| align=right|5,095||MBA||27. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(26542)||2000 DA27|| align=right|14,6|| align=right|2,272|| align=right|0,203|| align=right|4,59|| align=right|3,424||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26543)||2000 DJ33|| align=right|15,0|| align=right|2,246|| align=right|0,205|| align=right|3,43|| align=right|3,366||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26544)||2000 DN37|| align=right|14,8|| align=right|2,688|| align=right|0,105|| align=right|4,68|| align=right|4,407||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26545)||2000 DK39|| align=right|14,9|| align=right|2,623|| align=right|0,158|| align=right|4,09|| align=right|4,248||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26546)||2000 DH41|| align=right|14,9|| align=right|2,911|| align=right|0,016|| align=right|3,50|| align=right|4,965||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26547)||2000 DM41|| align=right|14,4|| align=right|2,694|| align=right|0,167|| align=right|13,05|| align=right|4,421||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26548)||2000 DF56|| align=right|14,6|| align=right|3,028|| align=right|0,019|| align=right|7,59|| align=right|5,268||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26549)||2000 DZ57|| align=right|15,7|| align=right|2,282|| align=right|0,197|| align=right|5,43|| align=right|3,446||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26550)||2000 DQ62|| align=right|13,7|| align=right|3,156|| align=right|0,117|| align=right|6,48|| align=right|5,605||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26551)||2000 DS73|| align=right|15,2|| align=right|2,564|| align=right|0,086|| align=right|2,79|| align=right|4,106||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26552)||2000 DT74|| align=right|14,1|| align=right|2,584|| align=right|0,120|| align=right|10,61|| align=right|4,154||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26553)||2000 DO75|| align=right|14,2|| align=right|3,303|| align=right|0,187|| align=right|1,66|| align=right|6,003||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26554)||2000 DU82|| align=right|14,7|| align=right|2,276|| align=right|0,264|| align=right|5,16|| align=right|3,433||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26555)||2000 DH101|| align=right|13,9|| align=right|3,182|| align=right|0,152|| align=right|12,23|| align=right|5,676||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26556)||2000 DG107|| align=right|14,3|| align=right|2,550|| align=right|0,082|| align=right|10,64|| align=right|4,072||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26557)||2000 DS107|| align=right|15,1|| align=right|2,732|| align=right|0,106|| align=right|3,91|| align=right|4,515||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26558)||2000 EA12|| align=right|13,2|| align=right|3,192|| align=right|0,121|| align=right|19,05|| align=right|5,701||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26559)||2000 EX29|| align=right|15,1|| align=right|2,359|| align=right|0,131|| align=right|7,52|| align=right|3,622||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26560)||2000 EQ36|| align=right|14,3|| align=right|2,485|| align=right|0,095|| align=right|10,94|| align=right|3,917||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26561)||2000 EV37|| align=right|13,2|| align=right|3,380|| align=right|0,171|| align=right|8,58|| align=right|6,213||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26562)||2000 EB38|| align=right|14,4|| align=right|2,679|| align=right|0,195|| align=right|11,73|| align=right|4,385||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26563)||2000 EG39|| align=right|12,5|| align=right|3,209|| align=right|0,073|| align=right|19,18|| align=right|5,747||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26564)||2000 EC46|| align=right|13,8|| align=right|2,592|| align=right|0,078|| align=right|14,51|| align=right|4,172||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26565)||2000 EF47|| align=right|13,1|| align=right|3,198|| align=right|0,160|| align=right|22,82|| align=right|5,719||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26566)||2000 EH47|| align=right|14,0|| align=right|3,044|| align=right|0,125|| align=right|10,43|| align=right|5,309||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26567)||2000 EC48|| align=right|14,2|| align=right|2,556|| align=right|0,204|| align=right|1,47|| align=right|4,085||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26568)||2000 ET49|| align=right|13,3|| align=right|3,170|| align=right|0,200|| align=right|14,94|| align=right|5,643||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26569)||2000 EL77|| align=right|14,2|| align=right|2,482|| align=right|0,193|| align=right|14,06|| align=right|3,909||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26570)||2000 EU77|| align=right|13,4|| align=right|3,163|| align=right|0,138|| align=right|6,67|| align=right|5,625||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26571)||2000 EN84|| align=right|12,8|| align=right|2,785|| align=right|0,101|| align=right|15,19|| align=right|4,647||MBA||7. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26572)||2000 EP84|| align=right|13,6|| align=right|3,050|| align=right|0,088|| align=right|8,58|| align=right|5,326||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26573)||2000 EG87|| align=right|13,9|| align=right|2,295|| align=right|0,147|| align=right|6,42|| align=right|3,475||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26574)||2000 ER87|| align=right|14,2|| align=right|2,633|| align=right|0,232|| align=right|2,00|| align=right|4,271||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26575)||2000 ES89|| align=right|14,4|| align=right|2,443|| align=right|0,191|| align=right|3,62|| align=right|3,818||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26576)||2000 EN90|| align=right|13,7|| align=right|3,061|| align=right|0,035|| align=right|9,20|| align=right|5,356||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26577)||2000 EC91|| align=right|13,8|| align=right|2,991|| align=right|0,093|| align=right|10,21|| align=right|5,172||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26578)||2000 EH92|| align=right|14,2|| align=right|2,996|| align=right|0,097|| align=right|9,89|| align=right|5,186||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26579)||2000 EU96|| align=right|12,4|| align=right|3,145|| align=right|0,142|| align=right|18,63|| align=right|5,577||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26580)||2000 EW97|| align=right|14,0|| align=right|2,599|| align=right|0,123|| align=right|13,43|| align=right|4,190||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26581)||2000 EP107|| align=right|13,1|| align=right|2,772|| align=right|0,087|| align=right|8,49|| align=right|4,615||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26582)||2000 EV107|| align=right|13,6|| align=right|2,574|| align=right|0,183|| align=right|9,65|| align=right|4,128||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26583)||2000 EF109|| align=right|13,3|| align=right|3,154|| align=right|0,062|| align=right|12,82|| align=right|5,601||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(26584)||2000 EF114|| align=right|13,6|| align=right|2,959|| align=right|0,041|| align=right|7,57|| align=right|5,089||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26585)||2000 ED116|| align=right|14,0|| align=right|3,204|| align=right|0,198|| align=right|0,31|| align=right|5,734||MBA||10. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26586)||2000 EF116|| align=right|13,3|| align=right|2,776|| align=right|0,102|| align=right|10,40|| align=right|4,624||MBA||10. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(26587)||2000 EU125|| align=right|15,0|| align=right|2,742|| align=right|0,091|| align=right|9,93|| align=right|4,539||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26588)||2000 EX128|| align=right|14,2|| align=right|2,706|| align=right|0,112|| align=right|10,46|| align=right|4,451||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26589)||2000 EN133|| align=right|13,9|| align=right|2,643|| align=right|0,282|| align=right|4,86|| align=right|4,295||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26590)||2000 EY136|| align=right|14,9|| align=right|2,358|| align=right|0,133|| align=right|7,73|| align=right|3,621||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26591)||2000 ET141|| align=right|13,8|| align=right|2,527|| align=right|0,131|| align=right|2,70|| align=right|4,017||MBA||2. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(26592)||2000 EE144|| align=right|13,5|| align=right|2,687|| align=right|0,180|| align=right|11,42|| align=right|4,405||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(26593)||2000 EC145|| align=right|13,6|| align=right|3,063|| align=right|0,093|| align=right|9,25|| align=right|5,361||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(26594)||2000 EF151|| align=right|12,5|| align=right|2,992|| align=right|0,117|| align=right|10,62|| align=right|5,175||MBA||5. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(26595)||2000 EJ153|| align=right|13,8|| align=right|3,069|| align=right|0,053|| align=right|8,42|| align=right|5,376||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(26596)||2000 EE171|| align=right|15,7|| align=right|2,577|| align=right|0,086|| align=right|12,46|| align=right|4,137||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26597)||2000 EF171|| align=right|13,5|| align=right|3,054|| align=right|0,104|| align=right|10,71|| align=right|5,338||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26598)||2000 EV171|| align=right|13,6|| align=right|2,884|| align=right|0,067|| align=right|12,50|| align=right|4,897||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26599)||2000 EZ171|| align=right|12,8|| align=right|3,021|| align=right|0,210|| align=right|12,17|| align=right|5,249||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26600)||2000 EX182|| align=right|15,4|| align=right|2,185|| align=right|0,191|| align=right|2,36|| align=right|3,228||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26601)||2000 FD1|| align=right|11,5|| align=right|5,248|| align=right|0,092|| align=right|23,48|| align=right|12,03||JUT||26. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26602)||2000 FQ11|| align=right|13,7|| align=right|2,929|| align=right|0,086|| align=right|14,81|| align=right|5,012||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26603)||2000 FT17|| align=right|12,4|| align=right|2,994|| align=right|0,113|| align=right|11,33|| align=right|5,181||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26604)||2000 FO25|| align=right|12,3|| align=right|2,902|| align=right|0,348|| align=right|15,12|| align=right|4,942||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26605)||2000 FS26|| align=right|14,2|| align=right|2,477|| align=right|0,067|| align=right|7,34|| align=right|3,897||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26606)||2000 FH31|| align=right|14,2|| align=right|2,994|| align=right|0,067|| align=right|11,23|| align=right|5,180||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26607)||2000 FA33|| align=right|13,1|| align=right|3,395|| align=right|0,050|| align=right|16,47|| align=right|6,255||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26608)||2000 FZ33|| align=right|14,5|| align=right|3,048|| align=right|0,246|| align=right|3,47|| align=right|5,320||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26609)||2000 FQ34|| align=right|13,4|| align=right|3,245|| align=right|0,102|| align=right|5,51|| align=right|5,843||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26610)||2000 FK39|| align=right|12,6|| align=right|3,048|| align=right|0,035|| align=right|5,38|| align=right|5,321||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26611)||2000 FT41|| align=right|14,6|| align=right|2,375|| align=right|0,043|| align=right|7,23|| align=right|3,659||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26612)||2000 FL55|| align=right|14,4|| align=right|2,568|| align=right|0,188|| align=right|14,32|| align=right|4,114||MBA||30. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(26613)||2000 GL2|| align=right|13,7|| align=right|3,038|| align=right|0,056|| align=right|9,45|| align=right|5,294||MBA||3. dubna 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(26614)||2000 GD4|| align=right|13,6|| align=right|3,131|| align=right|0,155|| align=right|1,07|| align=right|5,539||MBA||5. dubna 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(26615)||2000 GV5|| align=right|13,1|| align=right|3,211|| align=right|0,027|| align=right|8,80|| align=right|5,753||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26616)||2000 GG6|| align=right|13,8|| align=right|2,670|| align=right|0,202|| align=right|11,66|| align=right|4,362||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26617)||2000 GV9|| align=right|15,6|| align=right|2,254|| align=right|0,207|| align=right|5,39|| align=right|3,383||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26618)||2000 GX24|| align=right|14,2|| align=right|3,008|| align=right|0,126|| align=right|1,27|| align=right|5,217||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26619)||2000 GP44|| align=right|13,9|| align=right|2,882|| align=right|0,005|| align=right|2,34|| align=right|4,893||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26620)||2000 GQ45|| align=right|14,6|| align=right|2,912|| align=right|0,124|| align=right|2,14|| align=right|4,968||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26621)||2000 GY57|| align=right|13,8|| align=right|2,918|| align=right|0,226|| align=right|4,90|| align=right|4,985||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26622)||2000 GH75|| align=right|14,9|| align=right|2,614|| align=right|0,116|| align=right|2,38|| align=right|4,226||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26623)||2000 GK82|| align=right|13,1|| align=right|3,169|| align=right|0,234|| align=right|11,15|| align=right|5,640||MBA||8. dubna 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(26624)||2000 GX88|| align=right|14,0|| align=right|2,395|| align=right|0,116|| align=right|7,27|| align=right|3,705||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26625)||2000 GY92|| align=right|12,9|| align=right|3,156|| align=right|0,094|| align=right|5,86|| align=right|5,606||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26626)||2000 GZ96|| align=right|13,7|| align=right|2,564|| align=right|0,154|| align=right|13,18|| align=right|4,106||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26627)||2000 GC99|| align=right|14,1|| align=right|2,603|| align=right|0,175|| align=right|13,68|| align=right|4,198||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26628)||2000 GX114|| align=right|12,2|| align=right|3,026|| align=right|0,112|| align=right|9,19|| align=right|5,264||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26629) Zahller||2000 GZ132|| align=right|13,7|| align=right|2,669|| align=right|0,114|| align=right|11,31|| align=right|4,360||MBA||12. dubna 2000||Flagstaff USNO||C. B. Luginbuhl
|-
|(26630)||2000 GH133|| align=right|12,9|| align=right|2,574|| align=right|0,117|| align=right|12,68|| align=right|4,128||MBA||12. dubna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(26631)||2000 GE136|| align=right|12,6|| align=right|3,018|| align=right|0,129|| align=right|10,70|| align=right|5,243||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26632)||2000 HS30|| align=right|13,3|| align=right|2,527|| align=right|0,116|| align=right|4,84|| align=right|4,016||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26633)||2000 HS47|| align=right|14,1|| align=right|3,225|| align=right|0,177|| align=right|2,55|| align=right|5,791||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26634)||2000 HX51|| align=right|14,5|| align=right|3,063|| align=right|0,163|| align=right|0,52|| align=right|5,361||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26635)||2000 HC53|| align=right|13,5|| align=right|3,169|| align=right|0,151|| align=right|1,20|| align=right|5,641||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26636)||2000 HX57|| align=right|13,1|| align=right|2,690|| align=right|0,131|| align=right|14,03|| align=right|4,410||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26637)||2000 HE82|| align=right|15,1|| align=right|2,591|| align=right|0,233|| align=right|3,44|| align=right|4,170||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26638)||2000 HO88|| align=right|13,4|| align=right|2,658|| align=right|0,110|| align=right|21,24|| align=right|4,333||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26639) Murgaš||2000 JB7|| align=right|15,6|| align=right|2,361|| align=right|0,162|| align=right|4,59|| align=right|3,627||MBA||5. května 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(26640) Bahýľ||2000 JV10|| align=right|14,8|| align=right|2,981|| align=right|0,128|| align=right|13,65|| align=right|5,146||MBA||9. května 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(26641)||2000 JT30|| align=right|13,2|| align=right|3,162|| align=right|0,045|| align=right|8,09|| align=right|5,621||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26642)||2000 JJ55|| align=right|14,4|| align=right|2,926|| align=right|0,044|| align=right|2,80|| align=right|5,004||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26643)||2000 JT59|| align=right|13,0|| align=right|2,598|| align=right|0,148|| align=right|13,21|| align=right|4,187||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26644)||2000 JJ61|| align=right|14,0|| align=right|2,601|| align=right|0,153|| align=right|14,31|| align=right|4,195||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26645)||2000 JJ66|| align=right|12,3|| align=right|3,447|| align=right|0,034|| align=right|12,80|| align=right|6,399||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26646)||2000 KG67|| align=right|13,2|| align=right|3,232|| align=right|0,093|| align=right|20,09|| align=right|5,808||MBA||31. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26647)||2000 LT|| align=right|13,6|| align=right|3,176|| align=right|0,099|| align=right|15,23|| align=right|5,659||MBA||2. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(26648)||2000 LY7|| align=right|13,9|| align=right|3,049|| align=right|0,213|| align=right|13,99|| align=right|5,324||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26649)||2000 ML6|| align=right|11,8|| align=right|3,189|| align=right|0,018|| align=right|22,58|| align=right|5,694||MBA||30. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(26650)||2000 OY20|| align=right|14,3|| align=right|2,619|| align=right|0,258|| align=right|5,25|| align=right|4,239||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26651)||2000 OB45|| align=right|14,0|| align=right|2,402|| align=right|0,114|| align=right|12,78|| align=right|3,721||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26652)||2000 QH219|| align=right|14,4|| align=right|2,630|| align=right|0,257|| align=right|6,44|| align=right|4,263||MBA||20. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26653)||2000 RY52|| align=right|14,5|| align=right|2,317|| align=right|0,174|| align=right|5,78|| align=right|3,526||MBA||4. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26654)||2000 RH103|| align=right|13,7|| align=right|2,564|| align=right|0,130|| align=right|11,92|| align=right|4,104||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26655)||2000 SV87|| align=right|13,0|| align=right|2,712|| align=right|0,025|| align=right|11,66|| align=right|4,466||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26656)||2000 SN160|| align=right|15,0|| align=right|2,253|| align=right|0,139|| align=right|9,88|| align=right|3,382||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26657)||2000 SX293|| align=right|13,5|| align=right|2,596|| align=right|0,269|| align=right|10,58|| align=right|4,181||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26658)||2000 UN90|| align=right|14,4|| align=right|2,446|| align=right|0,206|| align=right|6,75|| align=right|3,825||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26659)||2000 VY29|| align=right|15,5|| align=right|2,232|| align=right|0,180|| align=right|4,08|| align=right|3,335||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26660)||2000 VG33|| align=right|14,2|| align=right|2,324|| align=right|0,088|| align=right|9,08|| align=right|3,543||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26661) Kempelen||2000 WY67|| align=right|15,9|| align=right|2,276|| align=right|0,034|| align=right|6,76|| align=right|3,432||MBA||27. listopadu 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(26662)||2000 WB181|| align=right|14,2|| align=right|2,574|| align=right|0,261|| align=right|11,53|| align=right|4,129||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26663)||2000 XK47|| align=right|18,2|| align=right|1,546|| align=right|0,472|| align=right|13,55|| align=right|1,922||APL||15. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26664)||2000 YB7|| align=right|15,8|| align=right|2,594|| align=right|0,118|| align=right|3,41|| align=right|4,177||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26665)||2000 YF60|| align=right|15,9|| align=right|2,400|| align=right|0,165|| align=right|2,54|| align=right|3,718||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26666)||2000 YN97|| align=right|14,8|| align=right|2,272|| align=right|0,153|| align=right|4,02|| align=right|3,424||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(26667)||2001 AS41|| align=right|14,4|| align=right|2,375|| align=right|0,176|| align=right|4,46|| align=right|3,659||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26668)||2001 BV7|| align=right|14,2|| align=right|3,079|| align=right|0,140|| align=right|7,86|| align=right|5,403||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26669)||2001 BW44|| align=right|14,2|| align=right|2,851|| align=right|0,145|| align=right|12,93|| align=right|4,812||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26670)||2001 BC74|| align=right|13,3|| align=right|2,631|| align=right|0,099|| align=right|12,29|| align=right|4,266||MBA||30. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26671)||2001 DQ73|| align=right|16,6|| align=right|2,384|| align=right|0,068|| align=right|1,43|| align=right|3,679||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26672)||2001 DR74|| align=right|15,4|| align=right|2,327|| align=right|0,112|| align=right|7,33|| align=right|3,550||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26673)||2001 DJ92|| align=right|15,0|| align=right|2,381|| align=right|0,174|| align=right|9,77|| align=right|3,674||MBA||20. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(26674)||2001 DB99|| align=right|14,1|| align=right|3,128|| align=right|0,068|| align=right|15,75|| align=right|5,532||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26675)||2001 EZ|| align=right|14,2|| align=right|2,665|| align=right|0,304|| align=right|13,52|| align=right|4,351||MBA||1. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26676)||2001 EZ10|| align=right|14,6|| align=right|2,728|| align=right|0,140|| align=right|11,19|| align=right|4,506||MBA||2. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(26677)||2001 EJ18|| align=right|16,5|| align=right|1,540|| align=right|0,019|| align=right|27,75|| align=right|1,911||MBA||15. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26678)||2001 EN19|| align=right|13,4|| align=right|3,186|| align=right|0,221|| align=right|9,47|| align=right|5,685||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26679)||2001 FX5|| align=right|14,4|| align=right|2,543|| align=right|0,198|| align=right|7,23|| align=right|4,054||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26680)||2001 FL8|| align=right|14,1|| align=right|2,555|| align=right|0,139|| align=right|7,76|| align=right|4,083||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26681)||2001 FQ8|| align=right|15,5|| align=right|2,365|| align=right|0,153|| align=right|1,26|| align=right|3,637||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26682)||2001 FV8|| align=right|15,8|| align=right|2,417|| align=right|0,181|| align=right|3,14|| align=right|3,757||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26683)||2001 FM22|| align=right|14,7|| align=right|2,623|| align=right|0,190|| align=right|13,46|| align=right|4,246||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26684)||2001 FZ35|| align=right|17,0|| align=right|2,165|| align=right|0,141|| align=right|5,78|| align=right|3,184||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26685)||2001 FK44|| align=right|14,3|| align=right|3,074|| align=right|0,116|| align=right|0,29|| align=right|5,389||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26686)||2001 FT45|| align=right|16,3|| align=right|2,409|| align=right|0,184|| align=right|1,56|| align=right|3,737||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26687)||2001 FH54|| align=right|13,8|| align=right|2,603|| align=right|0,164|| align=right|13,83|| align=right|4,198||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26688)||2001 FZ54|| align=right|14,8|| align=right|2,889|| align=right|0,029|| align=right|2,92|| align=right|4,909||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26689)||2001 FD56|| align=right|15,6|| align=right|2,519|| align=right|0,018|| align=right|4,53|| align=right|3,998||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26690)||2001 FS57|| align=right|14,8|| align=right|2,433|| align=right|0,207|| align=right|4,45|| align=right|3,795||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26691)||2001 FZ76|| align=right|15,7|| align=right|2,261|| align=right|0,157|| align=right|5,25|| align=right|3,399||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26692)||2001 FM80|| align=right|13,8|| align=right|2,988|| align=right|0,097|| align=right|11,15|| align=right|5,165||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26693)||2001 FP87|| align=right|16,7|| align=right|2,293|| align=right|0,209|| align=right|7,96|| align=right|3,472||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26694)||2001 FR98|| align=right|14,8|| align=right|2,409|| align=right|0,084|| align=right|7,29|| align=right|3,738||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26695)||2001 FC111|| align=right|15,1|| align=right|3,150|| align=right|0,202|| align=right|9,90|| align=right|5,591||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26696)||2001 FE112|| align=right|15,9|| align=right|2,247|| align=right|0,121|| align=right|1,90|| align=right|3,367||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26697)||2001 FJ127|| align=right|13,7|| align=right|2,745|| align=right|0,089|| align=right|10,15|| align=right|4,548||MBA||29. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26698)||2001 FN128|| align=right|13,9|| align=right|2,311|| align=right|0,260|| align=right|25,41|| align=right|3,513||MBA||31. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26699)||2001 FZ128|| align=right|15,6|| align=right|2,345|| align=right|0,180|| align=right|5,27|| align=right|3,591||MBA||30. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26700)||2001 FD134|| align=right|14,0|| align=right|3,022|| align=right|0,059|| align=right|10,28|| align=right|5,253||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(26701)||2001 FH134|| align=right|14,4|| align=right|2,994|| align=right|0,058|| align=right|11,04|| align=right|5,179||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(26702)||2001 FK143|| align=right|12,9|| align=right|3,216|| align=right|0,079|| align=right|10,44|| align=right|5,767||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26703)||2001 FB144|| align=right|14,7|| align=right|2,572|| align=right|0,177|| align=right|9,92|| align=right|4,124||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26704)||2001 FW144|| align=right|15,6|| align=right|2,644|| align=right|0,071|| align=right|1,54|| align=right|4,298||MBA||23. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26705)||2001 FL145|| align=right|11,9|| align=right|5,182|| align=right|0,089|| align=right|11,84|| align=right|11,80||JUT||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26706)||2001 FA154|| align=right|14,1|| align=right|2,643|| align=right|0,190|| align=right|14,43|| align=right|4,295||MBA||26. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26707)||2001 FP155|| align=right|15,8|| align=right|2,369|| align=right|0,143|| align=right|3,79|| align=right|3,646||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26708)||2001 FG158|| align=right|16,3|| align=right|2,234|| align=right|0,097|| align=right|3,52|| align=right|3,339||MBA||27. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(26709)||2001 FX158|| align=right|14,3|| align=right|2,688|| align=right|0,127|| align=right|12,30|| align=right|4,407||MBA||28. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26710)||2001 FY158|| align=right|15,4|| align=right|2,551|| align=right|0,120|| align=right|13,68|| align=right|4,073||MBA||28. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26711)||2001 FQ170|| align=right|14,3|| align=right|3,008|| align=right|0,128|| align=right|8,96|| align=right|5,216||MBA||24. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26712)||2001 FV180|| align=right|16,1|| align=right|2,388|| align=right|0,161|| align=right|2,42|| align=right|3,689||MBA||20. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26713)||2001 GR|| align=right|13,9|| align=right|3,102|| align=right|0,099|| align=right|11,83|| align=right|5,461||MBA||13. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(26714)||2001 GL1|| align=right|16,3|| align=right|1,919|| align=right|0,075|| align=right|21,22|| align=right|2,657||MBA||13. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26715) South Dakota||2001 HJ|| align=right|15,6|| align=right|2,715|| align=right|0,107|| align=right|4,18|| align=right|4,474||MBA||16. dubna 2001||Badlands||R. Dyvig
|-
|(26716)||2001 HZ3|| align=right|15,6|| align=right|2,256|| align=right|0,147|| align=right|2,86|| align=right|3,388||MBA||18. dubna 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(26717)||2001 HL5|| align=right|15,8|| align=right|2,355|| align=right|0,132|| align=right|5,49|| align=right|3,614||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26718)||2001 HP5|| align=right|12,2|| align=right|3,203|| align=right|0,031|| align=right|20,62|| align=right|5,731||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26719)||2001 HQ5|| align=right|13,2|| align=right|3,181|| align=right|0,144|| align=right|4,09|| align=right|5,673||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26720)||2001 HB6|| align=right|15,6|| align=right|2,332|| align=right|0,124|| align=right|2,00|| align=right|3,561||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26721)||2001 HG6|| align=right|14,8|| align=right|2,300|| align=right|0,228|| align=right|5,70|| align=right|3,489||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26722)||2001 HK7|| align=right|13,2|| align=right|3,078|| align=right|0,267|| align=right|18,92|| align=right|5,400||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26723)||2001 HE8|| align=right|16,3|| align=right|2,317|| align=right|0,252|| align=right|1,03|| align=right|3,525||MBA||18. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26724)||2001 HU8|| align=right|13,3|| align=right|3,106|| align=right|0,249|| align=right|15,20|| align=right|5,472||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26725)||2001 HH9|| align=right|13,4|| align=right|3,157|| align=right|0,112|| align=right|13,57|| align=right|5,609||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26726)||2001 HD10|| align=right|15,4|| align=right|2,319|| align=right|0,204|| align=right|3,52|| align=right|3,530||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26727)||2001 HK10|| align=right|14,8|| align=right|2,572|| align=right|0,165|| align=right|8,31|| align=right|4,125||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26728)||2001 HM10|| align=right|15,0|| align=right|2,718|| align=right|0,025|| align=right|3,18|| align=right|4,479||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26729)||2001 HE12|| align=right|13,9|| align=right|2,790|| align=right|0,167|| align=right|8,95|| align=right|4,658||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26730)||2001 HJ13|| align=right|14,5|| align=right|3,043|| align=right|0,063|| align=right|10,73|| align=right|5,307||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26731)||2001 HE14|| align=right|14,1|| align=right|2,605|| align=right|0,261|| align=right|11,75|| align=right|4,203||MBA||23. dubna 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(26732)||2001 HB16|| align=right|16,0|| align=right|2,286|| align=right|0,102|| align=right|2,38|| align=right|3,455||MBA||22. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(26733) Nanavisitor||2001 HC16|| align=right|15,4|| align=right|2,602|| align=right|0,155|| align=right|2,09|| align=right|4,197||MBA||22. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(26734) Terryfarrell||2001 HG16|| align=right|15,1|| align=right|2,525|| align=right|0,126|| align=right|9,58|| align=right|4,011||MBA||23. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(26735)||2001 HL27|| align=right|13,8|| align=right|3,102|| align=right|0,121|| align=right|9,02|| align=right|5,462||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26736)||2001 HM27|| align=right|15,8|| align=right|2,383|| align=right|0,117|| align=right|5,91|| align=right|3,678||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26737)||2001 HQ28|| align=right|14,9|| align=right|2,278|| align=right|0,189|| align=right|5,87|| align=right|3,438||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26738)||2001 HB32|| align=right|15,3|| align=right|2,215|| align=right|0,171|| align=right|7,11|| align=right|3,296||MBA||28. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(26739)||2001 HV32|| align=right|16,0|| align=right|2,240|| align=right|0,168|| align=right|2,72|| align=right|3,352||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26740)||2001 HN34|| align=right|14,9|| align=right|3,188|| align=right|0,175|| align=right|1,09|| align=right|5,692||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26741)||2001 HZ35|| align=right|14,2|| align=right|2,375|| align=right|0,059|| align=right|7,12|| align=right|3,659||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26742)||2001 HW36|| align=right|15,0|| align=right|2,788|| align=right|0,213|| align=right|7,43|| align=right|4,655||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26743)||2001 HE38|| align=right|14,3|| align=right|3,044|| align=right|0,087|| align=right|9,15|| align=right|5,311||MBA||30. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(26744)||2001 HF43|| align=right|15,5|| align=right|2,307|| align=right|0,158|| align=right|4,97|| align=right|3,502||MBA||16. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26745)||2001 HV45|| align=right|14,4|| align=right|2,795|| align=right|0,125|| align=right|10,09|| align=right|4,673||MBA||17. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26746)||2001 HW46|| align=right|14,6|| align=right|3,192|| align=right|0,197|| align=right|1,04|| align=right|5,701||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26747)||2001 HC47|| align=right|14,3|| align=right|2,565|| align=right|0,083|| align=right|8,89|| align=right|4,107||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26748)||2001 HP50|| align=right|15,5|| align=right|2,272|| align=right|0,093|| align=right|5,67|| align=right|3,423||MBA||23. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26749)||2001 HT52|| align=right|15,4|| align=right|2,428|| align=right|0,123|| align=right|5,81|| align=right|3,782||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26750)||2001 HJ55|| align=right|13,6|| align=right|2,591|| align=right|0,183|| align=right|15,41|| align=right|4,170||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26751)||2001 HP64|| align=right|15,9|| align=right|2,281|| align=right|0,191|| align=right|2,17|| align=right|3,444||MBA||27. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(26752)||2001 HU65|| align=right|13,9|| align=right|3,172|| align=right|0,078|| align=right|9,90|| align=right|5,648||MBA||30. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26753)||2001 HM66|| align=right|15,0|| align=right|2,406|| align=right|0,065|| align=right|12,12|| align=right|3,731||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26754)||2001 JL4|| align=right|14,9|| align=right|2,414|| align=right|0,092|| align=right|12,46|| align=right|3,750||MBA||15. května 2001||Palomar||NEAT
|-
|(26755)||2001 KT6|| align=right|14,1|| align=right|3,336|| align=right|0,022|| align=right|17,91|| align=right|6,092||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26756)||2001 KW7|| align=right|15,8|| align=right|2,341|| align=right|0,124|| align=right|2,87|| align=right|3,580||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26757) Bastei||2001 KU17|| align=right|14,4|| align=right|2,585|| align=right|0,267|| align=right|12,98|| align=right|4,155||MBA||20. května 2001||Drebach||Drebach
|-
|(26758)||2001 KV19|| align=right|14,0|| align=right|3,089|| align=right|0,260|| align=right|7,59|| align=right|5,429||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26759)||2001 KS22|| align=right|15,3|| align=right|2,626|| align=right|0,117|| align=right|1,85|| align=right|4,255||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26760)||2001 KP41|| align=right|15,5|| align=right|2,870|| align=right|0,551|| align=right|10,91|| align=right|4,862||AMR||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26761) Stromboli||2033 P-L|| align=right|12,3|| align=right|3,999|| align=right|0,165|| align=right|3,55|| align=right|7,997||HLD||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26762)||2564 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,610|| align=right|0,102|| align=right|2,67|| align=right|4,215||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26763) Peirithoos||2706 P-L|| align=right|12,4|| align=right|5,306|| align=right|0,068|| align=right|1,21|| align=right|12,23||JUT||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26764)||2800 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,609|| align=right|0,083|| align=right|14,55|| align=right|4,213||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26765)||3038 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,279|| align=right|0,176|| align=right|7,21|| align=right|3,441||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26766)||3052 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,988|| align=right|0,083|| align=right|9,92|| align=right|5,164||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26767)||4084 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,589|| align=right|0,209|| align=right|2,17|| align=right|4,165||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26768)||4608 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,056|| align=right|0,103|| align=right|9,55|| align=right|5,341||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26769)||4658 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,783|| align=right|0,180|| align=right|3,78|| align=right|4,642||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26770)||4734 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,295|| align=right|0,055|| align=right|2,71|| align=right|3,477||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26771)||4846 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,052|| align=right|0,079|| align=right|2,52|| align=right|5,331||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26772)||6033 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,272|| align=right|0,243|| align=right|1,70|| align=right|3,423||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26773)||3254 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,621|| align=right|0,141|| align=right|10,04|| align=right|4,241||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26774)||4189 T-1|| align=right|16,5|| align=right|2,214|| align=right|0,132|| align=right|1,33|| align=right|3,294||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26775)||4205 T-1|| align=right|13,2|| align=right|2,578|| align=right|0,166|| align=right|13,27|| align=right|4,140||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26776)||4236 T-1|| align=right|13,9|| align=right|3,249|| align=right|0,074|| align=right|4,77|| align=right|5,857||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26777)||1225 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,555|| align=right|0,221|| align=right|6,36|| align=right|4,083||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26778)||1354 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,878|| align=right|0,071|| align=right|4,43|| align=right|4,883||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26779)||2191 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,176|| align=right|0,197|| align=right|4,25|| align=right|3,208||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26780)||2313 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,543|| align=right|0,093|| align=right|1,85|| align=right|4,054||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26781)||3182 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,329|| align=right|0,176|| align=right|6,94|| align=right|3,554||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26782)||4174 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,910|| align=right|0,038|| align=right|3,00|| align=right|4,965||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26783)||1085 T-3|| align=right|14,1|| align=right|2,317|| align=right|0,117|| align=right|6,35|| align=right|3,525||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26784)||2103 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,971|| align=right|0,038|| align=right|8,70|| align=right|5,119||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26785)||2496 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,983|| align=right|0,021|| align=right|8,95|| align=right|5,150||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26786)||3382 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,315|| align=right|0,120|| align=right|6,23|| align=right|3,521||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26787)||4265 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,596|| align=right|0,144|| align=right|24,01|| align=right|4,182||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26788)||4321 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,322|| align=right|0,102|| align=right|7,02|| align=right|3,537||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26789)||5092 T-3|| align=right|13,9|| align=right|2,970|| align=right|0,087|| align=right|12,51|| align=right|5,118||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26790)||5235 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,590|| align=right|0,165|| align=right|13,14|| align=right|4,168||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26791)||5282 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,577|| align=right|0,144|| align=right|14,86|| align=right|4,137||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26792)||1975 LY|| align=right|12,7|| align=right|2,608|| align=right|0,053|| align=right|14,41|| align=right|4,211||MBA||8. června 1975||El Leoncito||M. R. Cesco
|-
|(26793)||1977 AC2|| align=right|12,8|| align=right|2,657|| align=right|0,174|| align=right|11,89|| align=right|4,331||MBA||13. ledna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(26794)||1977 DG3|| align=right|14,3|| align=right|2,452|| align=right|0,089|| align=right|6,21|| align=right|3,838||MBA||18. února 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(26795)||1978 SD8|| align=right|14,5|| align=right|2,212|| align=right|0,213|| align=right|4,25|| align=right|3,290||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(26796)||1978 VO6|| align=right|14,7|| align=right|2,250|| align=right|0,104|| align=right|3,65|| align=right|3,374||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(26797)||1978 VS8|| align=right|14,6|| align=right|2,529|| align=right|0,052|| align=right|1,89|| align=right|4,021||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(26798)||1979 QG2|| align=right|16,4|| align=right|2,386|| align=right|0,203|| align=right|2,86|| align=right|3,684||MBA||22. srpna 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(26799)||1979 XL|| align=right|13,1|| align=right|2,787|| align=right|0,111|| align=right|10,07|| align=right|4,652||MBA||15. prosince 1979||La Silla||H. Debehogne; E. R. Netto
|-
|(26800)||1981 EK1|| align=right|14,6|| align=right|2,427|| align=right|0,110|| align=right|8,29|| align=right|3,780||MBA||6. března 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(26801)||1981 EC14|| align=right|15,1|| align=right|2,450|| align=right|0,079|| align=right|4,03|| align=right|3,833||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(26802)||1981 EJ24|| align=right|14,8|| align=right|2,455|| align=right|0,106|| align=right|6,33|| align=right|3,847||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(26803)||1981 ES26|| align=right|15,2|| align=right|2,459|| align=right|0,101|| align=right|2,47|| align=right|3,856||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(26804)||1981 EZ29|| align=right|15,8|| align=right|2,184|| align=right|0,164|| align=right|4,30|| align=right|3,228||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(26805)||1981 EZ30|| align=right|14,6|| align=right|2,792|| align=right|0,070|| align=right|2,72|| align=right|4,664||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(26806)||1982 KX1|| align=right|13,6|| align=right|3,127|| align=right|0,155|| align=right|15,78|| align=right|5,528||MBA||22. května 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(26807)||1982 RK1|| align=right|13,6|| align=right|2,473|| align=right|0,105|| align=right|4,23|| align=right|3,888||MBA||14. září 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(26808)||1982 VB4|| align=right|13,9|| align=right|2,535|| align=right|0,143|| align=right|3,89|| align=right|4,036||MBA||14. listopadu 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(26809)||1984 QU|| align=right|15,1|| align=right|2,277|| align=right|0,251|| align=right|5,22|| align=right|3,435||MBA||24. srpna 1984||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(26810)||1985 CL2|| align=right|14,5|| align=right|2,418|| align=right|0,125|| align=right|1,62|| align=right|3,758||MBA||14. února 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(26811)||1985 QP|| align=right|14,8|| align=right|2,186|| align=right|0,178|| align=right|3,15|| align=right|3,232||MBA||22. srpna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(26812)||1985 RQ2|| align=right|14,4|| align=right|2,181|| align=right|0,187|| align=right|4,25|| align=right|3,221||MBA||4. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(26813)||1985 RN3|| align=right|15,0|| align=right|2,180|| align=right|0,160|| align=right|4,64|| align=right|3,219||MBA||7. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(26814)||1986 GZ|| align=right|14,9|| align=right|2,346|| align=right|0,248|| align=right|22,66|| align=right|3,591||MBA||9. dubna 1986||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26815)||1986 QR1|| align=right|14,0|| align=right|2,429|| align=right|0,094|| align=right|4,35|| align=right|3,785||MBA||27. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(26816)||1986 TS|| align=right|12,9|| align=right|2,934|| align=right|0,269|| align=right|13,18|| align=right|5,024||MBA||4. října 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(26817)||1987 QB|| align=right|19,5|| align=right|2,810|| align=right|0,592|| align=right|3,49|| align=right|4,709||AMR||25. srpna 1987||Palomar||S. Singer-Brewster
|-
|(26818)||1987 QM|| align=right|12,8|| align=right|2,802|| align=right|0,275|| align=right|17,10|| align=right|4,690||MBA||25. srpna 1987||Palomar||S. Singer-Brewster
|-
|(26819)||1987 QH7|| align=right|14,8|| align=right|2,583|| align=right|0,328|| align=right|4,41|| align=right|4,151||MBA||23. srpna 1987||Palomar||E. F. Helin
|-
|(26820)||1987 SR9|| align=right|14,8|| align=right|2,324|| align=right|0,248|| align=right|4,20|| align=right|3,543||MBA||20. září 1987||Smolyan||E. W. Elst
|-
|(26821) Baehr||1988 FM1|| align=right|11,8|| align=right|3,031|| align=right|0,106|| align=right|9,95|| align=right|5,277||MBA||17. března 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(26822)||1988 RG13|| align=right|13,9|| align=right|2,202|| align=right|0,249|| align=right|8,92|| align=right|3,266||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(26823)||1988 SS2|| align=right|15,6|| align=right|2,227|| align=right|0,140|| align=right|2,08|| align=right|3,324||MBA||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(26824)||1988 TW1|| align=right|13,6|| align=right|2,680|| align=right|0,252|| align=right|16,26|| align=right|4,386||MBA||13. října 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(26825)||1989 SB14|| align=right|14,1|| align=right|2,581|| align=right|0,155|| align=right|13,35|| align=right|4,145||MBA||26. září 1989||Calar Alto||J. M. Baur; K. Birkle
|-
|(26826)||1989 TQ7|| align=right|14,8|| align=right|2,634|| align=right|0,103|| align=right|5,60|| align=right|4,274||MBA||7. října 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26827)||1989 UW5|| align=right|14,3|| align=right|2,560|| align=right|0,226|| align=right|4,65|| align=right|4,096||MBA||30. října 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(26828)||1989 WZ1|| align=right|14,4|| align=right|2,388|| align=right|0,192|| align=right|3,28|| align=right|3,689||MBA||29. listopadu 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(26829) Sakaihoikuen||1989 WN2|| align=right|13,2|| align=right|2,652|| align=right|0,142|| align=right|11,91|| align=right|4,318||MBA||30. listopadu 1989||Yatsugatake||Y. Kushida; M. Inoue
|-
|(26830)||1990 BB|| align=right|13,1|| align=right|2,766|| align=right|0,158|| align=right|10,83|| align=right|4,598||MBA||17. ledna 1990||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(26831)||1990 OC5|| align=right|12,8|| align=right|3,163|| align=right|0,176|| align=right|14,01|| align=right|5,626||MBA||27. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(26832)||1990 QT6|| align=right|15,0|| align=right|2,412|| align=right|0,141|| align=right|1,99|| align=right|3,746||MBA||20. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26833)||1990 RE|| align=right|14,1|| align=right|3,098|| align=right|0,107|| align=right|11,71|| align=right|5,452||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(26834)||1990 RM9|| align=right|14,4|| align=right|2,406|| align=right|0,264|| align=right|5,38|| align=right|3,731||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(26835)||1990 SH13|| align=right|15,6|| align=right|2,424|| align=right|0,148|| align=right|1,32|| align=right|3,774||MBA||23. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(26836)||1991 PA6|| align=right|14,9|| align=right|2,947|| align=right|0,126|| align=right|1,10|| align=right|5,057||MBA||6. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26837)||1991 RF1|| align=right|15,0|| align=right|2,237|| align=right|0,226|| align=right|3,08|| align=right|3,346||MBA||7. září 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(26838)||1991 RC9|| align=right|14,5|| align=right|2,291|| align=right|0,098|| align=right|4,07|| align=right|3,468||MBA||11. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(26839)||1991 RC10|| align=right|13,0|| align=right|3,055|| align=right|0,091|| align=right|10,20|| align=right|5,339||MBA||12. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(26840)||1991 RP12|| align=right|14,3|| align=right|2,234|| align=right|0,161|| align=right|7,12|| align=right|3,337||MBA||4. září 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26841)||1991 TY1|| align=right|14,4|| align=right|2,668|| align=right|0,294|| align=right|13,26|| align=right|4,358||MBA||10. října 1991||Palomar||J. Alu
|-
|(26842)||1991 TK6|| align=right|13,6|| align=right|3,070|| align=right|0,173|| align=right|6,28|| align=right|5,378||MBA||2. října 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(26843)||1991 UK1|| align=right|14,2|| align=right|2,279|| align=right|0,215|| align=right|4,88|| align=right|3,440||MBA||28. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(26844)||1991 VA4|| align=right|14,5|| align=right|2,333|| align=right|0,202|| align=right|3,14|| align=right|3,562||MBA||12. listopadu 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(26845)||1992 AG|| align=right|13,3|| align=right|2,385|| align=right|0,245|| align=right|27,19|| align=right|3,682||MBA||1. ledna 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(26846)||1992 CG3|| align=right|13,8|| align=right|2,415|| align=right|0,100|| align=right|6,25|| align=right|3,752||MBA||2. února 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26847)||1992 DG|| align=right|13,5|| align=right|2,712|| align=right|0,285|| align=right|16,00|| align=right|4,465||MBA||25. února 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(26848)||1992 DB8|| align=right|14,9|| align=right|2,526|| align=right|0,077|| align=right|6,43|| align=right|4,014||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(26849)||1992 HD4|| align=right|13,9|| align=right|2,580|| align=right|0,138|| align=right|7,16|| align=right|4,142||MBA||23. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26850)||1992 JL|| align=right|13,5|| align=right|2,642|| align=right|0,162|| align=right|15,35|| align=right|4,293||MBA||1. května 1992||Palomar||K. J. Lawrence; P. Rose
|-
|(26851)||1992 OV5|| align=right|13,1|| align=right|2,727|| align=right|0,268|| align=right|11,16|| align=right|4,502||MBA||30. července 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26852)||1992 UK2|| align=right|13,8|| align=right|2,585|| align=right|0,214|| align=right|15,63|| align=right|4,157||MBA||19. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(26853)||1992 UQ2|| align=right|12,4|| align=right|2,464|| align=right|0,218|| align=right|24,58|| align=right|3,866||MBA||20. října 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(26854)||1992 WB|| align=right|13,3|| align=right|2,682|| align=right|0,104|| align=right|9,85|| align=right|4,391||MBA||16. listopadu 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(26855)||1992 WN1|| align=right|13,6|| align=right|2,911|| align=right|0,168|| align=right|5,53|| align=right|4,966||MBA||17. listopadu 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(26856)||1993 BT14|| align=right|15,0|| align=right|2,312|| align=right|0,124|| align=right|2,56|| align=right|3,514||MBA||23. ledna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26857)||1993 DN1|| align=right|14,8|| align=right|2,365|| align=right|0,259|| align=right|6,16|| align=right|3,635||MBA||19. února 1993||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(26858) Misterrogers||1993 FR|| align=right|12,8|| align=right|2,342|| align=right|0,345|| align=right|21,91|| align=right|3,583||MBA||21. března 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(26859)||1993 FM8|| align=right|14,9|| align=right|2,324|| align=right|0,152|| align=right|4,50|| align=right|3,542||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(26860)||1993 FX16|| align=right|15,4|| align=right|2,332|| align=right|0,135|| align=right|7,29|| align=right|3,560||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(26861)||1993 FO20|| align=right|15,3|| align=right|2,358|| align=right|0,079|| align=right|3,26|| align=right|3,620||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(26862)||1993 FE22|| align=right|16,2|| align=right|2,381|| align=right|0,161|| align=right|1,11|| align=right|3,674||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(26863)||1993 FO22|| align=right|14,4|| align=right|3,207|| align=right|0,134|| align=right|7,78|| align=right|5,744||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(26864)||1993 FT24|| align=right|14,2|| align=right|2,607|| align=right|0,250|| align=right|11,71|| align=right|4,209||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(26865)||1993 FX29|| align=right|15,1|| align=right|2,358|| align=right|0,048|| align=right|4,26|| align=right|3,620||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(26866)||1993 FW41|| align=right|15,4|| align=right|2,361|| align=right|0,064|| align=right|3,68|| align=right|3,627||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(26867)||1993 GK1|| align=right|15,2|| align=right|2,402|| align=right|0,163|| align=right|1,94|| align=right|3,722||MBA||12. dubna 1993||La Silla||H. Debehogne
|-
|(26868)||1993 RS3|| align=right|13,8|| align=right|2,540|| align=right|0,258|| align=right|13,63|| align=right|4,047||MBA||12. září 1993||Palomar||PCAS
|-
|(26869)||1993 SR6|| align=right|14,6|| align=right|2,657|| align=right|0,062|| align=right|0,67|| align=right|4,331||MBA||17. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26870)||1993 TP28|| align=right|14,6|| align=right|2,655|| align=right|0,140|| align=right|5,00|| align=right|4,325||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26871)||1993 TB38|| align=right|14,4|| align=right|2,635|| align=right|0,087|| align=right|5,33|| align=right|4,276||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26872)||1993 YR|| align=right|14,7|| align=right|2,620|| align=right|0,319|| align=right|11,68|| align=right|4,239||MBA||18. prosince 1993||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(26873)||1994 AP7|| align=right|14,7|| align=right|2,855|| align=right|0,070|| align=right|3,66|| align=right|4,823||MBA||7. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26874)||1994 AN9|| align=right|13,2|| align=right|3,053|| align=right|0,072|| align=right|25,42|| align=right|5,333||MBA||8. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26875)||1994 AF10|| align=right|14,1|| align=right|2,868|| align=right|0,067|| align=right|2,84|| align=right|4,857||MBA||8. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26876)||1994 CR14|| align=right|13,4|| align=right|3,026|| align=right|0,109|| align=right|11,23|| align=right|5,262||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26877)||1994 ED6|| align=right|14,1|| align=right|3,163|| align=right|0,137|| align=right|6,30|| align=right|5,625||MBA||9. března 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(26878)||1994 EY6|| align=right|13,7|| align=right|3,114|| align=right|0,152|| align=right|12,19|| align=right|5,494||MBA||9. března 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(26879) Haines||1994 NL2|| align=right|14,4|| align=right|2,312|| align=right|0,348|| align=right|21,34|| align=right|3,515||MBA||9. července 1994||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(26880)||1994 PK8|| align=right|14,7|| align=right|2,339|| align=right|0,154|| align=right|1,03|| align=right|3,577||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26881)||1994 PF11|| align=right|15,3|| align=right|2,340|| align=right|0,056|| align=right|2,34|| align=right|3,579||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26882)||1994 PY21|| align=right|15,3|| align=right|2,373|| align=right|0,133|| align=right|3,23|| align=right|3,654||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26883)||1994 PR22|| align=right|15,1|| align=right|2,372|| align=right|0,219|| align=right|1,26|| align=right|3,653||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26884)||1994 RX4|| align=right|15,2|| align=right|2,400|| align=right|0,136|| align=right|3,28|| align=right|3,717||MBA||5. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26885)||1994 RN12|| align=right|14,0|| align=right|2,276|| align=right|0,172|| align=right|4,97|| align=right|3,433||MBA||3. září 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(26886)||1994 TJ2|| align=right|14,7|| align=right|2,342|| align=right|0,165|| align=right|4,90|| align=right|3,584||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(26887) Tokyogiants||1994 TO15|| align=right|13,9|| align=right|2,442|| align=right|0,246|| align=right|8,32|| align=right|3,816||MBA||14. října 1994||Kiso||I. Sato; H. Araki
|-
|(26888)||1994 XH|| align=right|15,1|| align=right|2,446|| align=right|0,215|| align=right|2,19|| align=right|3,825||MBA||3. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26889)||1995 BM1|| align=right|14,3|| align=right|2,554|| align=right|0,241|| align=right|5,09|| align=right|4,081||MBA||23. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26890)||1995 BC4|| align=right|14,5|| align=right|2,484|| align=right|0,199|| align=right|5,56|| align=right|3,914||MBA||27. ledna 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(26891) Johnbutler||1995 CC2|| align=right|14,4|| align=right|1,934|| align=right|0,045|| align=right|17,12|| align=right|2,689||MBA||7. února 1995||Siding Spring||D. J. Asher
|-
|(26892)||1995 FZ3|| align=right|13,2|| align=right|2,731|| align=right|0,077|| align=right|6,04|| align=right|4,513||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26893)||1995 FH15|| align=right|14,0|| align=right|2,791|| align=right|0,085|| align=right|4,62|| align=right|4,663||MBA||27. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26894)||1995 KN1|| align=right|14,2|| align=right|3,090|| align=right|0,035|| align=right|17,14|| align=right|5,430||MBA||29. května 1995||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(26895)||1995 MC|| align=right|12,4|| align=right|3,103|| align=right|0,281|| align=right|20,12|| align=right|5,466||MBA||23. června 1995||Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(26896) Josefhudec||1995 OY|| align=right|16,4|| align=right|2,269|| align=right|0,022|| align=right|6,35|| align=right|3,418||MBA||29. července 1995||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(26897)||1995 PJ|| align=right|16,3|| align=right|2,580|| align=right|0,166|| align=right|4,77|| align=right|4,142||MBA||5. srpna 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(26898)||1995 SK51|| align=right|14,0|| align=right|3,038|| align=right|0,107|| align=right|2,17|| align=right|5,294||MBA||26. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26899)||1995 UQ3|| align=right|13,8|| align=right|2,183|| align=right|0,073|| align=right|2,15|| align=right|3,225||MBA||20. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26900)||1995 WU5|| align=right|15,2|| align=right|2,266|| align=right|0,017|| align=right|1,69|| align=right|3,410||MBA||23. listopadu 1995||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(26901)||1995 WN20|| align=right|15,9|| align=right|2,250|| align=right|0,082|| align=right|3,07|| align=right|3,374||MBA||17. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26902)||1995 YR|| align=right|14,2|| align=right|2,298|| align=right|0,077|| align=right|9,46|| align=right|3,483||MBA||17. prosince 1995||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|(26903)||1995 YT3|| align=right|13,1|| align=right|2,606|| align=right|0,133|| align=right|14,63|| align=right|4,207||MBA||20. prosince 1995||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(26904)||1995 YE25|| align=right|14,9|| align=right|2,293|| align=right|0,203|| align=right|6,36|| align=right|3,473||MBA||25. prosince 1995||Haleakala||NEAT
|-
|(26905)||1996 BC1|| align=right|14,3|| align=right|2,292|| align=right|0,173|| align=right|3,14|| align=right|3,468||MBA||16. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26906)||1996 BH4|| align=right|14,4|| align=right|2,565|| align=right|0,223|| align=right|15,37|| align=right|4,107||MBA||22. ledna 1996||Socorro||R. Weber
|-
|(26907)||1996 EV|| align=right|14,4|| align=right|2,339|| align=right|0,133|| align=right|12,25|| align=right|3,576||MBA||15. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(26908) Lebesgue||1996 GK|| align=right|16,2|| align=right|2,512|| align=right|0,072|| align=right|1,73|| align=right|3,980||MBA||11. dubna 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(26909) Lefschetz||1996 HY1|| align=right|14,2|| align=right|2,612|| align=right|0,176|| align=right|12,20|| align=right|4,221||MBA||24. dubna 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(26910)||1996 HU25|| align=right|13,9|| align=right|2,672|| align=right|0,103|| align=right|2,88|| align=right|4,368||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26911)||1996 JF1|| align=right|14,2|| align=right|2,539|| align=right|0,151|| align=right|3,56|| align=right|4,045||MBA||13. května 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(26912)||1996 JG1|| align=right|13,1|| align=right|2,694|| align=right|0,182|| align=right|11,72|| align=right|4,421||MBA||13. května 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(26913)||1996 JF2|| align=right|14,6|| align=right|2,578|| align=right|0,153|| align=right|13,19|| align=right|4,140||MBA||11. května 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26914)||1996 KC1|| align=right|14,9|| align=right|2,692|| align=right|0,103|| align=right|13,41|| align=right|4,416||MBA||20. května 1996||Campo Imperatore||A. Boattini; A. Di Clemente
|-
|(26915)||1996 LV1|| align=right|13,5|| align=right|2,558|| align=right|0,110|| align=right|12,60|| align=right|4,090||MBA||14. června 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(26916)||1996 RR2|| align=right|13,9|| align=right|1,907|| align=right|0,075|| align=right|22,64|| align=right|2,632||MBA||13. září 1996||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(26917) Pianoro||1996 RF4|| align=right|13,2|| align=right|3,033|| align=right|0,110|| align=right|23,97|| align=right|5,282||MBA||15. září 1996||Pianoro||V. Goretti
|-
|(26918)||1996 RA16|| align=right|14,2|| align=right|3,099|| align=right|0,044|| align=right|0,68|| align=right|5,454||MBA||13. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26919)||1996 RC24|| align=right|12,3|| align=right|3,137|| align=right|0,111|| align=right|7,58|| align=right|5,556||MBA||3. září 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(26920)||1996 TQ12|| align=right|15,2|| align=right|1,840|| align=right|0,052|| align=right|25,99|| align=right|2,496||MBA||11. října 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(26921) Jensallit||1996 TF15|| align=right|13,4|| align=right|3,227|| align=right|0,170|| align=right|1,31|| align=right|5,796||MBA||15. října 1996||Southend Bradfield||G. Sallit
|-
|(26922)||1996 TD40|| align=right|13,1|| align=right|3,104|| align=right|0,137|| align=right|2,38|| align=right|5,469||MBA||8. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26923)||1996 YZ|| align=right|15,2|| align=right|2,434|| align=right|0,121|| align=right|2,02|| align=right|3,797||MBA||20. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26924) Johnharvey||1996 YZ2|| align=right|13,6|| align=right|3,061|| align=right|0,144|| align=right|10,87|| align=right|5,355||MBA||30. prosince 1996||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(26925)||1997 AK2|| align=right|14,5|| align=right|2,986|| align=right|0,217|| align=right|1,38|| align=right|5,160||MBA||3. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26926)||1997 AC9|| align=right|15,5|| align=right|2,561|| align=right|0,172|| align=right|12,00|| align=right|4,097||MBA||2. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26927)||1997 CD4|| align=right|15,1|| align=right|2,324|| align=right|0,135|| align=right|2,34|| align=right|3,543||MBA||3. února 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(26928)||1997 CC17|| align=right|14,8|| align=right|2,215|| align=right|0,187|| align=right|2,12|| align=right|3,295||MBA||6. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26929)||1997 CE18|| align=right|13,6|| align=right|3,997|| align=right|0,275|| align=right|9,02|| align=right|7,989||HLD||7. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26930)||1997 CH20|| align=right|15,4|| align=right|2,249|| align=right|0,165|| align=right|5,28|| align=right|3,372||MBA||12. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26931)||1997 CC22|| align=right|14,8|| align=right|2,239|| align=right|0,102|| align=right|4,10|| align=right|3,349||MBA||13. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26932)||1997 EY2|| align=right|15,0|| align=right|2,190|| align=right|0,066|| align=right|3,21|| align=right|3,241||MBA||4. března 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26933)||1997 EP3|| align=right|16,2|| align=right|2,253|| align=right|0,103|| align=right|3,90|| align=right|3,381||MBA||2. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26934)||1997 EV33|| align=right|14,4|| align=right|2,242|| align=right|0,083|| align=right|6,93|| align=right|3,356||MBA||4. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(26935) Vireday||1997 EE46|| align=right|15,9|| align=right|2,311|| align=right|0,115|| align=right|7,89|| align=right|3,512||MBA||15. března 1997||U.S. Naval||C. B. Luginbuhl
|-
|(26936)||1997 EL47|| align=right|14,3|| align=right|2,284|| align=right|0,112|| align=right|7,16|| align=right|3,451||MBA||12. března 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26937) Makimiyamoto||1997 FQ1|| align=right|15,7|| align=right|2,342|| align=right|0,123|| align=right|3,46|| align=right|3,583||MBA||31. března 1997||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(26938)||1997 FW3|| align=right|15,3|| align=right|2,248|| align=right|0,115|| align=right|4,15|| align=right|3,371||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(26939)||1997 FZ4|| align=right|15,8|| align=right|2,380|| align=right|0,057|| align=right|5,72|| align=right|3,671||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(26940)||1997 GC8|| align=right|14,7|| align=right|2,248|| align=right|0,141|| align=right|8,62|| align=right|3,371||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(26941)||1997 GT11|| align=right|16,0|| align=right|2,179|| align=right|0,126|| align=right|2,06|| align=right|3,216||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(26942)||1997 GM12|| align=right|15,8|| align=right|2,283|| align=right|0,202|| align=right|3,52|| align=right|3,450||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(26943)||1997 GZ16|| align=right|14,6|| align=right|2,169|| align=right|0,173|| align=right|7,37|| align=right|3,193||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(26944)||1997 GX20|| align=right|15,6|| align=right|2,166|| align=right|0,102|| align=right|3,24|| align=right|3,186||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(26945)||1997 GE22|| align=right|13,9|| align=right|2,351|| align=right|0,220|| align=right|6,21|| align=right|3,604||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(26946)||1997 GG23|| align=right|14,0|| align=right|2,239|| align=right|0,123|| align=right|8,11|| align=right|3,350||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(26947)||1997 GF36|| align=right|15,9|| align=right|2,336|| align=right|0,171|| align=right|3,16|| align=right|3,569||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(26948)||1997 GD38|| align=right|14,6|| align=right|2,291|| align=right|0,127|| align=right|7,90|| align=right|3,468||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(26949)||1997 JV7|| align=right|14,7|| align=right|2,300|| align=right|0,089|| align=right|6,70|| align=right|3,487||MBA||3. května 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26950) Legendre||1997 JH10|| align=right|16,1|| align=right|2,309|| align=right|0,088|| align=right|2,38|| align=right|3,507||MBA||11. května 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(26951)||1997 JZ15|| align=right|15,6|| align=right|2,361|| align=right|0,119|| align=right|6,34|| align=right|3,628||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26952)||1997 JF16|| align=right|15,6|| align=right|2,323|| align=right|0,047|| align=right|4,30|| align=right|3,541||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26953)||1997 KO2|| align=right|14,8|| align=right|2,285|| align=right|0,129|| align=right|6,57|| align=right|3,454||MBA||29. května 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26954) Skadiang||1997 MG|| align=right|14,6|| align=right|2,346|| align=right|0,200|| align=right|6,52|| align=right|3,594||MBA||25. června 1997||Campo Imperatore||A. Boattini
|-
|(26955) Lie||1997 MR1|| align=right|14,7|| align=right|2,300|| align=right|0,094|| align=right|23,65|| align=right|3,488||MBA||30. června 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(26956)||1997 MT3|| align=right|15,3|| align=right|2,462|| align=right|0,095|| align=right|3,42|| align=right|3,863||MBA||28. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(26957)||1997 MN4|| align=right|14,6|| align=right|2,424|| align=right|0,261|| align=right|4,69|| align=right|3,773||MBA||28. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(26958)||1997 MY4|| align=right|14,7|| align=right|2,411|| align=right|0,147|| align=right|2,82|| align=right|3,744||MBA||28. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(26959)||1997 MR8|| align=right|14,3|| align=right|2,599|| align=right|0,219|| align=right|12,88|| align=right|4,188||MBA||30. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26960) Liouville||1997 NE3|| align=right|13,8|| align=right|2,397|| align=right|0,156|| align=right|6,56|| align=right|3,711||MBA||8. července 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(26961)||1997 OY1|| align=right|14,2|| align=right|2,528|| align=right|0,200|| align=right|9,40|| align=right|4,020||MBA||29. července 1997||Bedoin||P. Antonini
|-
|(26962)||1997 PE3|| align=right|14,3|| align=right|2,688|| align=right|0,196|| align=right|9,50|| align=right|4,405||MBA||13. srpna 1997||Kleť||Klet
|-
|(26963) Palorapavý||1997 PM4|| align=right|15,2|| align=right|2,577|| align=right|0,206|| align=right|6,53|| align=right|4,137||MBA||13. srpna 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(26964)||1997 RO|| align=right|14,3|| align=right|2,694|| align=right|0,099|| align=right|5,22|| align=right|4,422||MBA||1. září 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(26965)||1997 RW2|| align=right|14,7|| align=right|2,701|| align=right|0,117|| align=right|3,84|| align=right|4,438||MBA||3. září 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(26966)||1997 RL3|| align=right|14,0|| align=right|2,554|| align=right|0,153|| align=right|8,05|| align=right|4,081||MBA||4. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26967)||1997 RZ7|| align=right|12,9|| align=right|2,597|| align=right|0,179|| align=right|14,83|| align=right|4,184||MBA||4. září 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(26968)||1997 RB9|| align=right|13,9|| align=right|2,617|| align=right|0,155|| align=right|4,57|| align=right|4,233||MBA||10. září 1997||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(26969) Biver||1997 SE|| align=right|13,9|| align=right|2,534|| align=right|0,129|| align=right|15,89|| align=right|4,032||MBA||20. září 1997||Kleť||M. Tichý; J. Tichá
|-
|(26970) Eliáš||1997 SE2|| align=right|15,3|| align=right|2,867|| align=right|0,070|| align=right|0,97|| align=right|4,853||MBA||23. září 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(26971) Sezimovo Ústí||1997 SL2|| align=right|14,4|| align=right|2,679|| align=right|0,024|| align=right|6,81|| align=right|4,385||MBA||25. září 1997||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(26972)||1997 SM3|| align=right|13,2|| align=right|2,636|| align=right|0,091|| align=right|14,70|| align=right|4,279||MBA||21. září 1997||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(26973) Lála||1997 SP25|| align=right|15,2|| align=right|2,697|| align=right|0,094|| align=right|4,59|| align=right|4,429||MBA||29. září 1997||Ondřejov||P. Pravec; M. Wolf
|-
|(26974)||1997 TJ19|| align=right|13,1|| align=right|2,764|| align=right|0,091|| align=right|5,97|| align=right|4,596||MBA||8. října 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(26975)||1997 TY24|| align=right|15,7|| align=right|2,590|| align=right|0,201|| align=right|2,29|| align=right|4,168||MBA||8. října 1997||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(26976)||1997 TF26|| align=right|13,9|| align=right|2,732|| align=right|0,073|| align=right|4,61|| align=right|4,516||MBA||11. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26977)||1997 US3|| align=right|13,1|| align=right|2,710|| align=right|0,165|| align=right|12,91|| align=right|4,460||MBA||26. října 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26978)||1997 UZ4|| align=right|13,3|| align=right|3,101|| align=right|0,193|| align=right|5,19|| align=right|5,460||MBA||20. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26979)||1997 UR9|| align=right|14,4|| align=right|2,742|| align=right|0,145|| align=right|1,57|| align=right|4,540||MBA||29. října 1997||Bedoin||P. Antonini
|-
|(26980)||1997 UQ10|| align=right|15,7|| align=right|2,606|| align=right|0,256|| align=right|4,80|| align=right|4,206||MBA||29. října 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(26981)||1997 UJ15|| align=right|14,8|| align=right|2,692|| align=right|0,112|| align=right|1,58|| align=right|4,415||MBA||25. října 1997||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(26982)||1997 UY21|| align=right|13,1|| align=right|2,948|| align=right|0,265|| align=right|11,63|| align=right|5,060||MBA||25. října 1997||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(26983)||1997 VA|| align=right|15,0|| align=right|2,581|| align=right|0,291|| align=right|3,53|| align=right|4,146||MBA||1. listopadu 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(26984)||1997 VV|| align=right|11,7|| align=right|3,179|| align=right|0,066|| align=right|12,62|| align=right|5,666||MBA||1. listopadu 1997||Village-Neuf||C. Demeautis; D. Matter
|-
|(26985)||1997 VP3|| align=right|12,9|| align=right|3,195|| align=right|0,105|| align=right|17,77|| align=right|5,711||MBA||6. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26986) Čáslavská||1997 VC5|| align=right|13,8|| align=right|3,083|| align=right|0,083|| align=right|10,65|| align=right|5,412||MBA||4. listopadu 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(26987)||1997 WP1|| align=right|14,5|| align=right|2,868|| align=right|0,084|| align=right|0,94|| align=right|4,856||MBA||21. listopadu 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26988)||1997 WT5|| align=right|14,3|| align=right|3,003|| align=right|0,062|| align=right|5,40|| align=right|5,203||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(26989)||1997 WO7|| align=right|12,9|| align=right|3,067|| align=right|0,076|| align=right|10,69|| align=right|5,370||MBA||19. listopadu 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(26990)||1997 WZ7|| align=right|12,8|| align=right|2,979|| align=right|0,117|| align=right|11,28|| align=right|5,141||MBA||23. listopadu 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(26991)||1997 WZ30|| align=right|13,6|| align=right|2,804|| align=right|0,086|| align=right|3,02|| align=right|4,695||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(26992)||1997 WE47|| align=right|13,8|| align=right|3,065|| align=right|0,071|| align=right|11,80|| align=right|5,365||MBA||26. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(26993) Littlewood||1997 XC1|| align=right|14,3|| align=right|2,978|| align=right|0,077|| align=right|2,29|| align=right|5,138||MBA||3. prosince 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(26994)||1997 XU1|| align=right|12,8|| align=right|2,964|| align=right|0,140|| align=right|11,66|| align=right|5,101||MBA||2. prosince 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(26995)||1997 XS11|| align=right|13,5|| align=right|3,048|| align=right|0,052|| align=right|8,22|| align=right|5,321||MBA||5. prosince 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(26996)||1997 YH3|| align=right|14,6|| align=right|2,597|| align=right|0,173|| align=right|2,11|| align=right|4,185||MBA||16. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26997)||1997 YJ5|| align=right|12,2|| align=right|3,347|| align=right|0,082|| align=right|13,80|| align=right|6,123||MBA||25. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26998)||1997 YX6|| align=right|12,5|| align=right|3,218|| align=right|0,180|| align=right|14,63|| align=right|5,772||MBA||25. prosince 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(26999)||1998 BQ41|| align=right|13,4|| align=right|2,976|| align=right|0,053|| align=right|12,57|| align=right|5,132||MBA||28. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(27000)||1998 BO44|| align=right|12,4|| align=right|3,247|| align=right|0,039|| align=right|11,96|| align=right|5,851||MBA||22. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
SDO – objekt z Kuiperova pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek